|-
|(82001)||2000 QF219|| align=right|15,5|| align=right|3,130|| align=right|0,134|| align=right|1,52|| align=right|5,537||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82002)||2000 QG219|| align=right|16,2|| align=right|3,000|| align=right|0,209|| align=right|0,89|| align=right|5,194||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82003)||2000 QU219|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,099|| align=right|14,43|| align=right|5,760||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82004)||2000 QA226|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,051|| align=right|9,64|| align=right|5,419||MBA||20. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82005)||2000 RA14|| align=right|14,6|| align=right|2,998|| align=right|0,109|| align=right|7,96|| align=right|5,189||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82006)||2000 RA18|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,089|| align=right|5,63|| align=right|5,772||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82007)||2000 RU34|| align=right|14,8|| align=right|3,248|| align=right|0,101|| align=right|6,82|| align=right|5,853||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82008)||2000 RV35|| align=right|15,2|| align=right|3,200|| align=right|0,092|| align=right|3,63|| align=right|5,722||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82009)||2000 RF68|| align=right|13,4|| align=right|3,268|| align=right|0,201|| align=right|21,35|| align=right|5,908||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82010)||2000 RN68|| align=right|14,6|| align=right|3,192|| align=right|0,169|| align=right|6,13|| align=right|5,702||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82011)||2000 RW68|| align=right|13,5|| align=right|3,981|| align=right|0,162|| align=right|3,67|| align=right|7,942||HLD||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82012)||2000 RQ70|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,176|| align=right|18,33|| align=right|5,566||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82013)||2000 RA88|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,194|| align=right|20,21|| align=right|4,681||MBA||2. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82014)||2000 RL94|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,155|| align=right|8,35|| align=right|5,847||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82015)||2000 RK95|| align=right|14,4|| align=right|3,221|| align=right|0,126|| align=right|6,24|| align=right|5,779||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82016)||2000 RJ101|| align=right|13,5|| align=right|3,220|| align=right|0,198|| align=right|24,36|| align=right|5,776||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82017)||2000 SX6|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,089|| align=right|22,35|| align=right|5,748||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82018)||2000 SD13|| align=right|14,6|| align=right|3,076|| align=right|0,109|| align=right|10,57|| align=right|5,394||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82019)||2000 SK23|| align=right|14,0|| align=right|3,199|| align=right|0,170|| align=right|20,58|| align=right|5,721||MBA||26. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(82020)||2000 SZ23|| align=right|16,3|| align=right|1,885|| align=right|0,110|| align=right|21,11|| align=right|2,588||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82021)||2000 SJ25|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,217|| align=right|16,91|| align=right|5,458||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82022)||2000 SQ29|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,061|| align=right|10,19|| align=right|5,571||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82023)||2000 SG34|| align=right|13,4|| align=right|3,983|| align=right|0,037|| align=right|3,98|| align=right|7,949||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82024)||2000 SB46|| align=right|13,5|| align=right|3,397|| align=right|0,154|| align=right|15,91|| align=right|6,259||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82025)||2000 SM60|| align=right|15,3|| align=right|3,134|| align=right|0,202|| align=right|0,23|| align=right|5,548||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82026)||2000 SG68|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,132|| align=right|5,99|| align=right|5,593||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82027)||2000 SJ72|| align=right|14,1|| align=right|3,437|| align=right|0,072|| align=right|11,80|| align=right|6,372||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82028)||2000 SF82|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,159|| align=right|6,37|| align=right|5,628||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82029)||2000 SK91|| align=right|13,9|| align=right|3,164|| align=right|0,151|| align=right|21,07|| align=right|5,627||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82030)||2000 SG93|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,088|| align=right|15,60|| align=right|5,521||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82031)||2000 SP98|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,263|| align=right|2,99|| align=right|5,312||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82032)||2000 SQ103|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,211|| align=right|9,26|| align=right|5,282||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82033)||2000 SC127|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,169|| align=right|8,89|| align=right|5,527||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82034)||2000 SE134|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,072|| align=right|14,92|| align=right|5,608||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82035)||2000 SP155|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,195|| align=right|16,91|| align=right|5,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82036)||2000 SF162|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,094|| align=right|4,58|| align=right|5,599||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82037)||2000 SJ182|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,191|| align=right|22,87|| align=right|5,624||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82038)||2000 SF184|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,194|| align=right|25,53|| align=right|5,430||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82039)||2000 SG186|| align=right|15,4|| align=right|2,977|| align=right|0,173|| align=right|1,73|| align=right|5,135||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82040)||2000 SZ189|| align=right|13,0|| align=right|3,214|| align=right|0,103|| align=right|15,00|| align=right|5,760||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82041)||2000 SL191|| align=right|13,1|| align=right|3,968|| align=right|0,191|| align=right|9,70|| align=right|7,905||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82042)||2000 SR203|| align=right|15,3|| align=right|3,483|| align=right|0,027|| align=right|1,63|| align=right|6,499||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82043)||2000 SN238|| align=right|13,1|| align=right|3,997|| align=right|0,120|| align=right|9,72|| align=right|7,991||HLD||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82044)||2000 SP238|| align=right|13,3|| align=right|3,961|| align=right|0,158|| align=right|10,64|| align=right|7,882||HLD||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82045)||2000 SB241|| align=right|16,1|| align=right|1,960|| align=right|0,073|| align=right|22,27|| align=right|2,744||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82046)||2000 SA246|| align=right|14,5|| align=right|3,109|| align=right|0,114|| align=right|6,00|| align=right|5,482||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82047)||2000 SX256|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,191|| align=right|7,00|| align=right|5,446||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82048)||2000 ST274|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,257|| align=right|12,36|| align=right|5,601||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82049)||2000 SL291|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,140|| align=right|15,90|| align=right|5,556||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82050)||2000 SW312|| align=right|13,5|| align=right|3,134|| align=right|0,204|| align=right|15,83|| align=right|5,549||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82051)||2000 SQ314|| align=right|13,7|| align=right|3,195|| align=right|0,141|| align=right|20,21|| align=right|5,711||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82052)||2000 SR349|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,124|| align=right|11,95|| align=right|5,116||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82053)||2000 SZ370|| align=right|15,7|| align=right|3,136|| align=right|0,259|| align=right|1,32|| align=right|5,552||MBA||23. září 2000||Mauna Kea||B. Gladman; J. J. Kavelaars
|-
|(82054)||2000 TG39|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,112|| align=right|21,85|| align=right|5,532||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82055)||2000 TY40|| align=right|11,1|| align=right|5,140|| align=right|0,060|| align=right|36,58|| align=right|11,66||JUT||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82056)||2000 TD50|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,152|| align=right|10,70|| align=right|5,394||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82057)||2000 UB24|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,161|| align=right|21,16|| align=right|5,683||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82058)||2000 UT27|| align=right|13,4|| align=right|3,203|| align=right|0,075|| align=right|15,90|| align=right|5,732||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82059)||2000 UM30|| align=right|15,7|| align=right|1,981|| align=right|0,184|| align=right|31,02|| align=right|2,787||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82060)||2000 WX8|| align=right|14,6|| align=right|1,925|| align=right|0,103|| align=right|17,69|| align=right|2,669||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82061)||2000 WF49|| align=right|15,7|| align=right|1,930|| align=right|0,052|| align=right|17,18|| align=right|2,680||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82062)||2000 WY66|| align=right|15,7|| align=right|1,919|| align=right|0,105|| align=right|25,35|| align=right|2,658||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82063)||2000 WE125|| align=right|14,8|| align=right|3,016|| align=right|0,303|| align=right|12,46|| align=right|5,238||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82064)||2000 WZ158|| align=right|16,3|| align=right|1,976|| align=right|0,087|| align=right|22,49|| align=right|2,776||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82065)||2000 XB15|| align=right|15,9|| align=right|1,928|| align=right|0,110|| align=right|23,85|| align=right|2,677||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82066)||2000 XG15|| align=right|14,8|| align=right|1,962|| align=right|0,051|| align=right|23,06|| align=right|2,747||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82067)||2000 XD45|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,090|| align=right|21,83|| align=right|2,759||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82068)||2000 XR45|| align=right|16,1|| align=right|1,971|| align=right|0,058|| align=right|21,93|| align=right|2,766||MBA||15. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82069)||2000 YW12|| align=right|16,2|| align=right|1,916|| align=right|0,078|| align=right|22,37|| align=right|2,651||MBA||24. prosince 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(82070)||2000 YT28|| align=right|15,4|| align=right|1,912|| align=right|0,087|| align=right|25,24|| align=right|2,642||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82071)||2000 YA32|| align=right|15,1|| align=right|2,381|| align=right|0,126|| align=right|6,90|| align=right|3,673||MBA||31. prosince 2000||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(82072)||2000 YJ62|| align=right|15,5|| align=right|2,183|| align=right|0,135|| align=right|3,10|| align=right|3,225||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82073)||2000 YP115|| align=right|15,3|| align=right|2,226|| align=right|0,131|| align=right|5,91|| align=right|3,320||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(82074)||2000 YE119|| align=right|15,1|| align=right|1,983|| align=right|0,058|| align=right|24,87|| align=right|2,791||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82075)||2000 YW134|| align=right|5,0|| align=right|57,9|| align=right|0,289|| align=right|19,81|| align=right|441||CNT BIN||26. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82076)||2001 AU25|| align=right|16,1|| align=right|1,904|| align=right|0,068|| align=right|24,53|| align=right|2,627||MBA||4. ledna 2001||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(82077)||2001 AG44|| align=right|15,6|| align=right|1,946|| align=right|0,072|| align=right|21,20|| align=right|2,714||MBA||7. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82078)||2001 AH46|| align=right|15,1|| align=right|1,946|| align=right|0,081|| align=right|19,05|| align=right|2,713||MBA||15. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82079)||2001 BV2|| align=right|15,7|| align=right|1,955|| align=right|0,108|| align=right|17,76|| align=right|2,733||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82080)||2001 BH5|| align=right|16,3|| align=right|1,945|| align=right|0,069|| align=right|24,98|| align=right|2,712||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82081)||2001 BC40|| align=right|16,4|| align=right|1,957|| align=right|0,080|| align=right|16,46|| align=right|2,738||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82082)||2001 BD51|| align=right|16,6|| align=right|1,919|| align=right|0,090|| align=right|23,47|| align=right|2,657||MBA||27. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82083)||2001 BN62|| align=right|14,3|| align=right|2,529|| align=right|0,164|| align=right|14,63|| align=right|4,020||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82084)||2001 BJ70|| align=right|16,1|| align=right|1,907|| align=right|0,100|| align=right|22,19|| align=right|2,633||MBA||30. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82085)||2001 CL20|| align=right|15,5|| align=right|1,922|| align=right|0,142|| align=right|23,65|| align=right|2,664||MBA||3. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82086)||2001 CE32|| align=right|16,5|| align=right|1,932|| align=right|0,086|| align=right|22,82|| align=right|2,685||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82087)||2001 DR2|| align=right|17,2|| align=right|2,160|| align=right|0,170|| align=right|1,15|| align=right|3,173||MBA||16. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82088)||2001 DP47|| align=right|17,4|| align=right|1,971|| align=right|0,048|| align=right|18,28|| align=right|2,767||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82089)||2001 DM64|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,149|| align=right|1,77|| align=right|3,417||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82090)||2001 DT78|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|2,20|| align=right|3,701||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82091)||2001 DE81|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,212|| align=right|8,52|| align=right|3,513||MBA||26. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(82092)||2001 DV86|| align=right|16,8|| align=right|2,423|| align=right|0,170|| align=right|2,49|| align=right|3,770||MBA||27. února 2001||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(82093)||2001 ET12|| align=right|15,4|| align=right|1,963|| align=right|0,092|| align=right|20,64|| align=right|2,750||MBA||13. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82094)||2001 EN17|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,179|| align=right|26,32|| align=right|3,474||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82095)||2001 EE23|| align=right|16,5|| align=right|2,253|| align=right|0,127|| align=right|4,51|| align=right|3,380||MBA||15. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82096)||2001 FW6|| align=right|17,1|| align=right|2,132|| align=right|0,153|| align=right|1,80|| align=right|3,112||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82097)||2001 FD7|| align=right|15,4|| align=right|2,185|| align=right|0,199|| align=right|41,17|| align=right|3,229||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82098)||2001 FS14|| align=right|16,0|| align=right|2,597|| align=right|0,049|| align=right|5,32|| align=right|4,185||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82099)||2001 FK16|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,102|| align=right|3,14|| align=right|3,402||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82100)||2001 FT17|| align=right|17,1|| align=right|2,254|| align=right|0,127|| align=right|4,27|| align=right|3,383||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82101)||2001 FB21|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,048|| align=right|4,64|| align=right|3,282||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82102)||2001 FM21|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,085|| align=right|8,42|| align=right|3,864||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82103)||2001 FB22|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,234|| align=right|4,24|| align=right|3,694||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82104)||2001 FF25|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,374||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82105)||2001 FG26|| align=right|15,0|| align=right|2,202|| align=right|0,260|| align=right|6,51|| align=right|3,266||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82106)||2001 FG45|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,139|| align=right|3,97|| align=right|3,428||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82107)||2001 FV45|| align=right|17,2|| align=right|2,218|| align=right|0,084|| align=right|1,68|| align=right|3,303||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82108)||2001 FA46|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|6,33|| align=right|3,439||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82109)||2001 FT46|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,113|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82110)||2001 FE48|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,126|| align=right|4,13|| align=right|3,364||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82111)||2001 FP50|| align=right|14,9|| align=right|2,457|| align=right|0,210|| align=right|2,03|| align=right|3,851||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82112)||2001 FE55|| align=right|15,6|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|6,14|| align=right|3,431||MBA||20. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82113)||2001 FG61|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,185|| align=right|2,81|| align=right|5,335||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82114)||2001 FO66|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,169|| align=right|5,78|| align=right|3,469||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82115)||2001 FH67|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,138|| align=right|4,12|| align=right|3,279||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82116)||2001 FK71|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,077|| align=right|6,69|| align=right|3,453||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82117)||2001 FM72|| align=right|16,0|| align=right|2,286|| align=right|0,238|| align=right|4,91|| align=right|3,455||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82118)||2001 FG73|| align=right|16,7|| align=right|2,214|| align=right|0,150|| align=right|3,78|| align=right|3,293||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82119)||2001 FA76|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,162|| align=right|4,07|| align=right|3,572||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82120)||2001 FG76|| align=right|16,2|| align=right|2,311|| align=right|0,131|| align=right|6,99|| align=right|3,513||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82121)||2001 FQ77|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,143|| align=right|8,23|| align=right|3,520||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82122)||2001 FR77|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,085|| align=right|7,77|| align=right|3,675||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82123)||2001 FY77|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,158|| align=right|4,76|| align=right|3,322||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82124)||2001 FO78|| align=right|15,8|| align=right|2,230|| align=right|0,268|| align=right|8,64|| align=right|3,330||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82125)||2001 FM82|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,059|| align=right|4,73|| align=right|3,752||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82126)||2001 FS86|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,049|| align=right|8,07|| align=right|3,752||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82127)||2001 FX89|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,148|| align=right|6,75|| align=right|3,456||MBA||27. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82128)||2001 FC91|| align=right|16,2|| align=right|2,182|| align=right|0,180|| align=right|5,21|| align=right|3,222||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82129)||2001 FW99|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,067|| align=right|7,97|| align=right|3,438||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82130)||2001 FX99|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,035|| align=right|7,43|| align=right|3,268||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82131)||2001 FH110|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|7,10|| align=right|3,522||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82132)||2001 FF111|| align=right|15,9|| align=right|2,332|| align=right|0,135|| align=right|5,92|| align=right|3,560||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82133)||2001 FD113|| align=right|15,7|| align=right|2,269|| align=right|0,199|| align=right|24,06|| align=right|3,417||MBA||18. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82134)||2001 FL119|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,194|| align=right|5,68|| align=right|3,278||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82135)||2001 FU120|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,112|| align=right|4,61|| align=right|3,361||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82136)||2001 FF121|| align=right|15,7|| align=right|2,201|| align=right|0,183|| align=right|6,56|| align=right|3,265||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82137)||2001 FB123|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,135|| align=right|1,29|| align=right|3,216||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82138)||2001 FU123|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,134|| align=right|6,94|| align=right|3,450||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82139)||2001 FB124|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,210|| align=right|4,53|| align=right|3,373||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82140)||2001 FE124|| align=right|14,9|| align=right|2,475|| align=right|0,201|| align=right|3,92|| align=right|3,893||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82141)||2001 FG130|| align=right|17,0|| align=right|2,155|| align=right|0,081|| align=right|1,90|| align=right|3,164||MBA||29. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82142)||2001 FV130|| align=right|15,6|| align=right|2,586|| align=right|0,185|| align=right|1,62|| align=right|4,158||MBA||20. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82143)||2001 FF134|| align=right|16,8|| align=right|2,200|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|3,263||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82144)||2001 FG135|| align=right|16,4|| align=right|1,934|| align=right|0,024|| align=right|22,81|| align=right|2,688||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82145)||2001 FJ144|| align=right|17,1|| align=right|2,244|| align=right|0,128|| align=right|3,35|| align=right|3,360||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82146)||2001 FM150|| align=right|16,3|| align=right|2,261|| align=right|0,214|| align=right|5,62|| align=right|3,400||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82147)||2001 FB156|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,093|| align=right|3,13|| align=right|3,271||MBA||26. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82148)||2001 FE159|| align=right|16,7|| align=right|2,212|| align=right|0,071|| align=right|4,42|| align=right|3,290||MBA||29. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82149)||2001 FG162|| align=right|15,9|| align=right|2,228|| align=right|0,138|| align=right|7,52|| align=right|3,325||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82150)||2001 FM162|| align=right|15,7|| align=right|2,451|| align=right|0,233|| align=right|2,93|| align=right|3,837||MBA||30. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82151)||2001 FB165|| align=right|16,3|| align=right|1,949|| align=right|0,079|| align=right|21,57|| align=right|2,721||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82152)||2001 FR169|| align=right|16,8|| align=right|2,195|| align=right|0,151|| align=right|2,25|| align=right|3,252||MBA||23. března 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(82153)||2001 FT169|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,048|| align=right|8,62|| align=right|4,642||MBA||23. března 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(82154)||2001 FS170|| align=right|14,8|| align=right|2,336|| align=right|0,218|| align=right|8,27|| align=right|3,570||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82155)||2001 FZ173|| align=right|6,2|| align=right|87,1|| align=right|0,628|| align=right|12,71|| align=right|813||SDO||24. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82156)||2001 FJ175|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,206|| align=right|10,38|| align=right|3,578||MBA||31. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82157)||2001 FM185|| align=right|6,8|| align=right|38,79|| align=right|0,062|| align=right|5,36|| align=right|242||CNT||26. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(82158)||2001 FP185|| align=right|6,1|| align=right|228|| align=right|0,850|| align=right|30,76|| align=right|3421||SDO||26. března 2001||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(82159)||2001 FY192|| align=right|15,6|| align=right|2,279|| align=right|0,193|| align=right|6,47|| align=right|3,440||MBA||27. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82160)||2001 FF195|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,107|| align=right|4,67|| align=right|3,302||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82161)||2001 GC4|| align=right|16,6|| align=right|2,244|| align=right|0,134|| align=right|0,79|| align=right|3,361||MBA||14. dubna 2001||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(82162)||2001 GO6|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|2,81|| align=right|3,764||MBA||14. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82163)||2001 GA11|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|4,36|| align=right|3,523||MBA||15. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82164)||2001 GF11|| align=right|16,4|| align=right|1,918|| align=right|0,073|| align=right|20,90|| align=right|2,656||MBA||1. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82165)||2001 HC1|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,191|| align=right|4,49|| align=right|3,397||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82166)||2001 HA2|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|7,34|| align=right|3,535||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82167)||2001 HV2|| align=right|16,2|| align=right|2,327|| align=right|0,092|| align=right|7,75|| align=right|3,549||MBA||17. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82168)||2001 HW3|| align=right|17,1|| align=right|2,330|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|3,557||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82169)||2001 HY3|| align=right|16,8|| align=right|2,173|| align=right|0,167|| align=right|4,15|| align=right|3,202||MBA||18. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82170)||2001 HR7|| align=right|17,4|| align=right|2,307|| align=right|0,181|| align=right|4,37|| align=right|3,504||MBA||17. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82171)||2001 HO9|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,196|| align=right|5,24|| align=right|3,608||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82172)||2001 HP9|| align=right|16,3|| align=right|2,180|| align=right|0,127|| align=right|5,23|| align=right|3,217||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82173)||2001 HS10|| align=right|16,1|| align=right|2,318|| align=right|0,117|| align=right|10,21|| align=right|3,527||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82174)||2001 HC11|| align=right|17,3|| align=right|2,210|| align=right|0,089|| align=right|5,34|| align=right|3,285||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82175)||2001 HV11|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,098|| align=right|5,88|| align=right|3,232||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82176)||2001 HA12|| align=right|15,6|| align=right|2,342|| align=right|0,114|| align=right|7,07|| align=right|3,582||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82177)||2001 HJ12|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,163|| align=right|2,72|| align=right|3,271||MBA||18. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82178)||2001 HB14|| align=right|17,4|| align=right|2,184|| align=right|0,075|| align=right|4,03|| align=right|3,226||MBA||18. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82179)||2001 HE16|| align=right|16,8|| align=right|2,256|| align=right|0,211|| align=right|3,63|| align=right|3,387||MBA||22. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82180)||2001 HJ16|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,160|| align=right|6,56|| align=right|3,358||MBA||23. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82181)||2001 HV19|| align=right|16,7|| align=right|2,466|| align=right|0,150|| align=right|1,13|| align=right|3,871||MBA||24. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82182)||2001 HN22|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,221|| align=right|1,60|| align=right|3,619||MBA||22. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82183)||2001 HR22|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|6,87|| align=right|3,378||MBA||25. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82184)||2001 HW22|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,130|| align=right|7,98|| align=right|3,385||MBA||26. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82185)||2001 HD23|| align=right|16,2|| align=right|2,335|| align=right|0,211|| align=right|3,23|| align=right|3,568||MBA||27. dubna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82186)||2001 HX24|| align=right|17,1|| align=right|2,284|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|3,451||MBA||28. dubna 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(82187)||2001 HJ27|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,122|| align=right|4,80|| align=right|3,689||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82188)||2001 HN27|| align=right|16,0|| align=right|2,580|| align=right|0,112|| align=right|1,16|| align=right|4,145||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82189)||2001 HN28|| align=right|14,2|| align=right|2,748|| align=right|0,284|| align=right|7,97|| align=right|4,555||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82190)||2001 HY29|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,182|| align=right|7,32|| align=right|3,555||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82191)||2001 HA30|| align=right|16,0|| align=right|2,222|| align=right|0,128|| align=right|2,69|| align=right|3,312||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82192)||2001 HX31|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,263|| align=right|5,95|| align=right|4,043||MBA||28. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82193)||2001 HA34|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,123|| align=right|1,52|| align=right|3,257||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82194)||2001 HC34|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,116|| align=right|4,25|| align=right|3,809||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82195)||2001 HJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,228|| align=right|0,177|| align=right|6,10|| align=right|3,324||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82196)||2001 HU34|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,153|| align=right|3,29|| align=right|3,726||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82197)||2001 HH35|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,201|| align=right|10,74|| align=right|4,232||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82198)||2001 HC36|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,192|| align=right|5,78|| align=right|3,440||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82199)||2001 HG36|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,166|| align=right|5,72|| align=right|3,365||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82200)||2001 HO36|| align=right|15,7|| align=right|2,283|| align=right|0,148|| align=right|5,37|| align=right|3,450||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82201)||2001 HU36|| align=right|16,4|| align=right|2,273|| align=right|0,185|| align=right|2,15|| align=right|3,427||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82202)||2001 HB37|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,157|| align=right|3,77|| align=right|3,376||MBA||29. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82203)||2001 HH38|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,156|| align=right|3,14|| align=right|3,725||MBA||30. dubna 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(82204)||2001 HL39|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,313|| align=right|5,25|| align=right|4,207||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82205)||2001 HW39|| align=right|16,1|| align=right|2,361|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,627||MBA||26. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82206)||2001 HY40|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,247|| align=right|15,39|| align=right|4,207||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82207)||2001 HH41|| align=right|14,6|| align=right|2,666|| align=right|0,261|| align=right|15,38|| align=right|4,353||MBA||27. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82208)||2001 HP42|| align=right|16,4|| align=right|2,175|| align=right|0,196|| align=right|4,99|| align=right|3,207||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82209)||2001 HA45|| align=right|15,8|| align=right|2,167|| align=right|0,140|| align=right|7,06|| align=right|3,190||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82210)||2001 HH45|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,100|| align=right|6,94|| align=right|3,293||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82211)||2001 HG46|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,155|| align=right|4,98|| align=right|3,617||MBA||17. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82212)||2001 HZ46|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,172|| align=right|3,12|| align=right|3,624||MBA||18. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82213)||2001 HK49|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,163|| align=right|3,91|| align=right|3,252||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82214)||2001 HZ52|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,240|| align=right|7,21|| align=right|3,257||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82215)||2001 HE53|| align=right|16,4|| align=right|2,295|| align=right|0,125|| align=right|5,29|| align=right|3,477||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82216)||2001 HL53|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,131|| align=right|5,97|| align=right|3,578||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82217)||2001 HU53|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,165|| align=right|7,93|| align=right|3,368||MBA||23. dubna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82218)||2001 HW53|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,020|| align=right|15,33|| align=right|4,159||MBA||24. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82219)||2001 HA55|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,288|| align=right|12,63|| align=right|4,044||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82220)||2001 HH55|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,180|| align=right|5,93|| align=right|3,365||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82221)||2001 HO55|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,107|| align=right|6,55|| align=right|3,653||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82222)||2001 HV55|| align=right|16,0|| align=right|2,528|| align=right|0,199|| align=right|6,98|| align=right|4,019||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82223)||2001 HN56|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,161|| align=right|3,94|| align=right|3,450||MBA||24. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82224)||2001 HC59|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,125|| align=right|5,16|| align=right|3,460||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82225)||2001 HO59|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,161|| align=right|5,05|| align=right|3,745||MBA||23. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82226)||2001 HD61|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,133|| align=right|7,33|| align=right|3,324||MBA||24. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82227)||2001 HS62|| align=right|17,2|| align=right|2,242|| align=right|0,233|| align=right|2,29|| align=right|3,356||MBA||26. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82228)||2001 HU64|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,240|| align=right|10,31|| align=right|3,773||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82229)||2001 HW64|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,135|| align=right|3,12|| align=right|3,416||MBA||27. dubna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82230)||2001 HL65|| align=right|16,6|| align=right|2,199|| align=right|0,124|| align=right|2,34|| align=right|3,261||MBA||30. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82231)||2001 HO67|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,219|| align=right|2,76|| align=right|3,579||MBA||16. dubna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82232) Heuberger||2001 JU|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,135|| align=right|4,78|| align=right|3,518||MBA||11. května 2001||Winterthur||M. Griesser
|-
|(82233)||2001 JF1|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,289|| align=right|5,21|| align=right|3,283||MBA||2. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82234)||2001 JT1|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,171|| align=right|2,70|| align=right|3,588||MBA||11. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82235)||2001 JE3|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,117|| align=right|2,14|| align=right|3,694||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82236)||2001 JF3|| align=right|16,3|| align=right|2,389|| align=right|0,213|| align=right|4,38|| align=right|3,692||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82237)||2001 JF4|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,148|| align=right|5,71|| align=right|3,454||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82238)||2001 JN4|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,100|| align=right|12,29|| align=right|5,155||MBA||15. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82239)||2001 JD5|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,042|| align=right|6,89|| align=right|3,428||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82240)||2001 JQ6|| align=right|15,9|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|6,04|| align=right|3,485||MBA||14. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82241)||2001 JR6|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,080|| align=right|7,83|| align=right|3,456||MBA||14. května 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82242)||2001 JO8|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,097|| align=right|4,20|| align=right|3,487||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82243)||2001 JN9|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,130|| align=right|7,47|| align=right|3,497||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82244)||2001 JO9|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,158|| align=right|4,38|| align=right|3,442||MBA||15. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82245)||2001 JM10|| align=right|15,7|| align=right|2,239|| align=right|0,203|| align=right|3,15|| align=right|3,350||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82246)||2001 JP10|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,098|| align=right|6,83|| align=right|3,654||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82247)||2001 JR10|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,208|| align=right|3,14|| align=right|3,280||MBA||15. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82248)||2001 KM1|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,200|| align=right|6,07|| align=right|3,378||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82249)||2001 KO1|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,226|| align=right|9,44|| align=right|3,672||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82250)||2001 KW2|| align=right|16,4|| align=right|2,218|| align=right|0,243|| align=right|6,67|| align=right|3,303||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82251)||2001 KZ3|| align=right|17,4|| align=right|2,388|| align=right|0,165|| align=right|1,53|| align=right|3,691||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82252)||2001 KY4|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,244|| align=right|8,15|| align=right|3,548||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82253)||2001 KM6|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,131|| align=right|4,03|| align=right|3,526||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82254)||2001 KL7|| align=right|16,0|| align=right|2,366|| align=right|0,046|| align=right|6,17|| align=right|3,638||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82255)||2001 KX7|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,649||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82256)||2001 KM8|| align=right|13,8|| align=right|2,313|| align=right|0,250|| align=right|23,88|| align=right|3,518||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82257)||2001 KW8|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,275|| align=right|9,49|| align=right|4,507||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82258)||2001 KG10|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,139|| align=right|4,21|| align=right|4,100||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82259)||2001 KP10|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,147|| align=right|6,68|| align=right|3,469||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82260)||2001 KZ10|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,086|| align=right|6,97|| align=right|3,522||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82261)||2001 KZ12|| align=right|16,3|| align=right|2,188|| align=right|0,037|| align=right|3,45|| align=right|3,236||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82262)||2001 KG13|| align=right|17,0|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|4,72|| align=right|3,540||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82263)||2001 KH13|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,093|| align=right|4,04|| align=right|3,414||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82264)||2001 KB14|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,121|| align=right|7,91|| align=right|3,645||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82265)||2001 KO14|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,167|| align=right|8,42|| align=right|3,398||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82266)||2001 KB15|| align=right|15,8|| align=right|2,189|| align=right|0,136|| align=right|5,70|| align=right|3,238||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82267)||2001 KP15|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,127|| align=right|7,98|| align=right|3,442||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82268)||2001 KO16|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,105|| align=right|5,36|| align=right|3,468||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82269)||2001 KV16|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,130|| align=right|6,84|| align=right|3,743||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82270)||2001 KZ16|| align=right|16,8|| align=right|2,311|| align=right|0,101|| align=right|5,92|| align=right|3,512||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82271)||2001 KL19|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,121|| align=right|5,93|| align=right|3,693||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82272)||2001 KV20|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,214|| align=right|4,91|| align=right|3,530||MBA||21. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82273)||2001 KG21|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,262|| align=right|8,51|| align=right|3,710||MBA||22. května 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82274)||2001 KJ22|| align=right|14,5|| align=right|2,651|| align=right|0,120|| align=right|15,42|| align=right|4,315||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82275)||2001 KM22|| align=right|16,7|| align=right|2,164|| align=right|0,096|| align=right|2,78|| align=right|3,183||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82276)||2001 KH23|| align=right|16,6|| align=right|2,174|| align=right|0,087|| align=right|2,69|| align=right|3,204||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82277)||2001 KC24|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,207|| align=right|3,55|| align=right|3,662||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82278)||2001 KE25|| align=right|16,5|| align=right|2,178|| align=right|0,152|| align=right|4,79|| align=right|3,214||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82279)||2001 KE26|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,116|| align=right|5,81|| align=right|3,699||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82280)||2001 KY26|| align=right|16,7|| align=right|2,407|| align=right|0,162|| align=right|2,66|| align=right|3,734||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82281)||2001 KN27|| align=right|15,4|| align=right|2,330|| align=right|0,156|| align=right|7,53|| align=right|3,555||MBA||17. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82282)||2001 KY28|| align=right|15,8|| align=right|2,270|| align=right|0,081|| align=right|4,18|| align=right|3,420||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82283)||2001 KT29|| align=right|16,1|| align=right|2,329|| align=right|0,117|| align=right|2,94|| align=right|3,553||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82284)||2001 KJ30|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,113|| align=right|8,91|| align=right|3,462||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82285)||2001 KS31|| align=right|15,9|| align=right|2,234|| align=right|0,074|| align=right|7,07|| align=right|3,339||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82286)||2001 KE34|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,131|| align=right|8,25|| align=right|3,663||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82287)||2001 KM35|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,205|| align=right|6,36|| align=right|4,438||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82288)||2001 KV35|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,164|| align=right|8,04|| align=right|4,508||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82289)||2001 KW35|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,075|| align=right|6,08|| align=right|3,471||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82290)||2001 KL36|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,201|| align=right|6,57|| align=right|3,415||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82291)||2001 KB37|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,164|| align=right|5,29|| align=right|3,687||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82292)||2001 KE37|| align=right|16,7|| align=right|2,426|| align=right|0,186|| align=right|3,19|| align=right|3,778||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82293)||2001 KJ38|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,139|| align=right|2,08|| align=right|3,661||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82294)||2001 KO38|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,207|| align=right|13,40|| align=right|4,164||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82295)||2001 KR39|| align=right|15,7|| align=right|2,558|| align=right|0,102|| align=right|17,00|| align=right|4,090||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82296)||2001 KA40|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,188|| align=right|14,82|| align=right|4,373||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82297)||2001 KB40|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,118|| align=right|10,04|| align=right|3,586||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82298)||2001 KL40|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,315|| align=right|11,31|| align=right|4,224||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82299)||2001 KB43|| align=right|16,4|| align=right|2,290|| align=right|0,109|| align=right|6,92|| align=right|3,465||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82300)||2001 KE43|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,216|| align=right|6,62|| align=right|3,601||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82301)||2001 KR43|| align=right|16,4|| align=right|2,170|| align=right|0,218|| align=right|5,00|| align=right|3,195||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82302)||2001 KW43|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,202|| align=right|8,74|| align=right|4,169||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82303)||2001 KV44|| align=right|15,3|| align=right|2,344|| align=right|0,128|| align=right|7,52|| align=right|3,588||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82304)||2001 KM45|| align=right|16,0|| align=right|2,234|| align=right|0,113|| align=right|5,68|| align=right|3,338||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82305)||2001 KP45|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,121|| align=right|6,78|| align=right|3,565||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82306)||2001 KN48|| align=right|16,2|| align=right|2,438|| align=right|0,223|| align=right|2,17|| align=right|3,806||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82307)||2001 KX48|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,148|| align=right|2,76|| align=right|3,731||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82308)||2001 KC49|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,108|| align=right|5,83|| align=right|3,498||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82309)||2001 KL49|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|3,677||MBA||24. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82310)||2001 KQ51|| align=right|14,7|| align=right|2,461|| align=right|0,138|| align=right|7,64|| align=right|3,861||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82311)||2001 KB54|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,070|| align=right|6,51|| align=right|3,624||MBA||21. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82312)||2001 KJ54|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|3,421||MBA||22. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82313)||2001 KY55|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,236|| align=right|5,01|| align=right|3,440||MBA||22. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82314)||2001 KT57|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,178|| align=right|13,86|| align=right|3,797||MBA||25. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82315)||2001 KF59|| align=right|14,9|| align=right|2,564|| align=right|0,149|| align=right|10,52|| align=right|4,105||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82316)||2001 KY59|| align=right|14,5|| align=right|2,523|| align=right|0,198|| align=right|8,97|| align=right|4,007||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82317)||2001 KZ59|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,265|| align=right|11,35|| align=right|3,764||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82318)||2001 KL60|| align=right|16,2|| align=right|2,207|| align=right|0,192|| align=right|3,55|| align=right|3,277||MBA||16. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82319)||2001 KD61|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,152|| align=right|6,94|| align=right|3,239||MBA||17. května 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82320)||2001 KY61|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,150|| align=right|7,61|| align=right|3,568||MBA||18. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82321)||2001 KE69|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,162|| align=right|6,93|| align=right|4,154||MBA||21. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82322)||2001 KU74|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,206|| align=right|4,81|| align=right|3,487||MBA||26. května 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82323)||2001 KP75|| align=right|14,7|| align=right|2,589|| align=right|0,280|| align=right|13,24|| align=right|4,165||MBA||26. května 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82324)||2001 LF1|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,113|| align=right|3,24|| align=right|3,727||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82325)||2001 LM1|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,249|| align=right|8,80|| align=right|3,567||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82326)||2001 LU1|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,212|| align=right|14,21|| align=right|4,392||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82327)||2001 LE3|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,158|| align=right|8,01|| align=right|3,425||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82328)||2001 LH3|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,171|| align=right|14,91|| align=right|4,518||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82329)||2001 LC4|| align=right|14,7|| align=right|2,539|| align=right|0,276|| align=right|8,73|| align=right|4,044||MBA||13. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82330)||2001 LA5|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|6,62|| align=right|3,435||MBA||12. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82331)||2001 LC5|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,185|| align=right|7,50|| align=right|3,345||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82332) Las Vegas||2001 LV6|| align=right|14,3|| align=right|2,564|| align=right|0,046|| align=right|21,97|| align=right|4,106||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82333)||2001 LF7|| align=right|14,8|| align=right|2,711|| align=right|0,174|| align=right|10,21|| align=right|4,464||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82334)||2001 LF9|| align=right|15,0|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|6,24|| align=right|3,836||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82335)||2001 LA10|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,133|| align=right|6,73|| align=right|3,772||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82336)||2001 LH11|| align=right|15,1|| align=right|2,532|| align=right|0,263|| align=right|5,85|| align=right|4,029||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82337)||2001 LM11|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|8,08|| align=right|3,747||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82338)||2001 LX12|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|4,056||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82339)||2001 LB13|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|12,34|| align=right|4,157||MBA||15. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82340)||2001 LO14|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,202|| align=right|11,25|| align=right|3,541||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82341)||2001 LO15|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,098|| align=right|6,49|| align=right|3,698||MBA||12. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82342)||2001 LR16|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|4,45|| align=right|3,642||MBA||14. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82343)||2001 LS16|| align=right|16,0|| align=right|2,296|| align=right|0,224|| align=right|3,37|| align=right|3,478||MBA||14. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82344)||2001 LH17|| align=right|14,4|| align=right|2,595|| align=right|0,082|| align=right|21,64|| align=right|4,180||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82345)||2001 LO17|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,194|| align=right|4,18|| align=right|3,538||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82346)||2001 LD18|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,209|| align=right|5,14|| align=right|3,372||MBA||10. června 2001||Hakos||D. Husar
|-
|(82347)||2001 LO18|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,074|| align=right|7,23|| align=right|3,741||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82348)||2001 LB19|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,205|| align=right|10,28|| align=right|4,271||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82349)||2001 LD19|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,671||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82350)||2001 LF19|| align=right|14,1|| align=right|2,986|| align=right|0,137|| align=right|9,10|| align=right|5,159||MBA||15. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82351)||2001 MS1|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,101|| align=right|14,41|| align=right|4,618||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82352)||2001 MU1|| align=right|13,2|| align=right|3,209|| align=right|0,105|| align=right|15,71|| align=right|5,747||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82353)||2001 MA2|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|8,67|| align=right|3,496||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82354)||2001 MJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,436|| align=right|0,284|| align=right|24,08|| align=right|3,801||MBA||19. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82355)||2001 MY2|| align=right|15,7|| align=right|2,387|| align=right|0,237|| align=right|7,71|| align=right|3,688||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82356)||2001 MB3|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,170|| align=right|9,26|| align=right|5,464||MBA||16. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82357)||2001 MB4|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,119|| align=right|5,78|| align=right|3,517||MBA||16. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82358)||2001 MU5|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,106|| align=right|7,75|| align=right|3,325||MBA||18. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82359)||2001 MG6|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,100|| align=right|13,23|| align=right|4,304||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82360)||2001 MP6|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,174|| align=right|6,74|| align=right|4,476||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82361)||2001 MV6|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,137|| align=right|12,85|| align=right|4,616||MBA||23. června 2001||Badlands||Badlands
|-
|(82362)||2001 MX6|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,134|| align=right|13,18|| align=right|4,210||MBA||17. června 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82363)||2001 MF7|| align=right|14,7|| align=right|2,663|| align=right|0,251|| align=right|7,80|| align=right|4,345||MBA||21. června 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82364)||2001 MW7|| align=right|16,0|| align=right|2,343|| align=right|0,236|| align=right|4,33|| align=right|3,586||MBA||20. června 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82365)||2001 MP8|| align=right|14,2|| align=right|3,198|| align=right|0,142|| align=right|8,51|| align=right|5,717||MBA||25. června 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(82366)||2001 MR8|| align=right|14,5|| align=right|2,564|| align=right|0,281|| align=right|6,07|| align=right|4,104||MBA||16. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82367)||2001 MK9|| align=right|14,1|| align=right|3,215|| align=right|0,075|| align=right|4,99|| align=right|5,764||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82368)||2001 MT10|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,199|| align=right|3,26|| align=right|3,791||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82369)||2001 MF12|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,204|| align=right|7,06|| align=right|4,670||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82370)||2001 MD14|| align=right|17,0|| align=right|2,262|| align=right|0,237|| align=right|1,02|| align=right|3,402||MBA||26. června 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82371)||2001 MM14|| align=right|13,9|| align=right|2,689|| align=right|0,180|| align=right|11,86|| align=right|4,409||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82372)||2001 ME15|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,085|| align=right|3,88|| align=right|4,183||MBA||19. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82373)||2001 MH15|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,268|| align=right|7,79|| align=right|4,617||MBA||21. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82374)||2001 ML15|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,175|| align=right|5,51|| align=right|3,516||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82375)||2001 MN15|| align=right|14,3|| align=right|2,965|| align=right|0,141|| align=right|7,47|| align=right|5,104||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82376)||2001 MC16|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,158|| align=right|5,11|| align=right|3,589||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82377)||2001 MG16|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,061|| align=right|5,23|| align=right|4,367||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82378)||2001 MB17|| align=right|15,2|| align=right|2,789|| align=right|0,015|| align=right|5,52|| align=right|4,658||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82379)||2001 MJ17|| align=right|16,1|| align=right|2,766|| align=right|0,068|| align=right|7,50|| align=right|4,600||MBA||27. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82380)||2001 MU17|| align=right|13,2|| align=right|2,934|| align=right|0,214|| align=right|14,62|| align=right|5,025||MBA||28. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82381)||2001 MH18|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,075|| align=right|4,89|| align=right|4,603||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82382)||2001 MZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,159|| align=right|14,67|| align=right|4,339||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82383)||2001 MD19|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,177|| align=right|12,36|| align=right|4,147||MBA||29. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82384)||2001 MV20|| align=right|14,5|| align=right|2,891|| align=right|0,086|| align=right|7,51|| align=right|4,915||MBA||25. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82385)||2001 MV21|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,207|| align=right|5,44|| align=right|4,169||MBA||28. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82386)||2001 MM22|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,198|| align=right|3,21|| align=right|4,061||MBA||23. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82387)||2001 MW24|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,188|| align=right|10,63|| align=right|4,365||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82388)||2001 MX24|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,195|| align=right|2,17|| align=right|4,387||MBA||16. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82389)||2001 MH25|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,230|| align=right|1,70|| align=right|3,660||MBA||17. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82390)||2001 ML26|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,197|| align=right|3,11|| align=right|3,724||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82391)||2001 MU26|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,162|| align=right|6,66|| align=right|3,801||MBA||19. června 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82392)||2001 MQ28|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,172|| align=right|2,44|| align=right|3,762||MBA||26. června 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82393)||2001 MV28|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|6,90|| align=right|3,418||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82394)||2001 MN29|| align=right|14,5|| align=right|2,626|| align=right|0,104|| align=right|13,76|| align=right|4,254||MBA||27. června 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82395)||2001 NK1|| align=right|14,8|| align=right|2,768|| align=right|0,111|| align=right|8,74|| align=right|4,605||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82396)||2001 NR1|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,108|| align=right|14,66|| align=right|4,241||MBA||10. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82397)||2001 NS2|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,097|| align=right|3,05|| align=right|4,074||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82398)||2001 NZ3|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,189|| align=right|4,81|| align=right|5,678||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82399)||2001 NS4|| align=right|15,9|| align=right|2,908|| align=right|0,050|| align=right|2,12|| align=right|4,957||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82400)||2001 NE6|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,199|| align=right|14,28|| align=right|4,486||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82401)||2001 NF6|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,111|| align=right|7,32|| align=right|4,178||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82402)||2001 NG6|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,103|| align=right|13,00|| align=right|4,427||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82403)||2001 NR7|| align=right|14,8|| align=right|2,916|| align=right|0,082|| align=right|9,08|| align=right|4,978||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82404)||2001 NV8|| align=right|15,1|| align=right|2,714|| align=right|0,120|| align=right|9,76|| align=right|4,470||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82405)||2001 NX8|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,182|| align=right|7,45|| align=right|4,787||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82406)||2001 NE9|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,077|| align=right|8,52|| align=right|5,683||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82407)||2001 NM10|| align=right|16,8|| align=right|2,392|| align=right|0,191|| align=right|0,88|| align=right|3,698||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82408)||2001 NR10|| align=right|14,2|| align=right|3,045|| align=right|0,238|| align=right|12,43|| align=right|5,313||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82409)||2001 NS10|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,157|| align=right|4,95|| align=right|3,281||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82410)||2001 NU11|| align=right|15,7|| align=right|2,521|| align=right|0,058|| align=right|2,13|| align=right|4,002||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82411)||2001 NN12|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,191|| align=right|9,22|| align=right|3,524||MBA||13. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82412)||2001 NN14|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,146|| align=right|3,65|| align=right|4,149||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82413)||2001 NQ15|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,134|| align=right|12,91|| align=right|4,230||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82414)||2001 NZ15|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,097|| align=right|13,09|| align=right|5,406||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82415)||2001 NM16|| align=right|14,9|| align=right|2,595|| align=right|0,224|| align=right|11,63|| align=right|4,181||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82416)||2001 NP16|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,090|| align=right|5,97|| align=right|3,587||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82417)||2001 NU16|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,033|| align=right|5,81|| align=right|4,623||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82418)||2001 NC17|| align=right|15,7|| align=right|2,515|| align=right|0,045|| align=right|2,92|| align=right|3,988||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82419)||2001 ND17|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,084|| align=right|12,09|| align=right|4,500||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82420)||2001 NN17|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,135|| align=right|7,08|| align=right|3,347||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82421)||2001 NC18|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,184|| align=right|14,46|| align=right|4,228||MBA||9. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82422)||2001 NM18|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,224|| align=right|23,27|| align=right|3,629||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82423)||2001 NZ18|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,113|| align=right|12,10|| align=right|4,269||MBA||13. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82424)||2001 NJ19|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,049|| align=right|22,05|| align=right|4,245||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82425)||2001 NQ19|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,257|| align=right|12,93|| align=right|3,756||MBA||15. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82426)||2001 NB20|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,046|| align=right|21,20|| align=right|4,341||MBA||12. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82427)||2001 NA21|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,110|| align=right|6,32|| align=right|5,115||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82428)||2001 NN21|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,196|| align=right|3,37|| align=right|3,623||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82429)||2001 NZ21|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,242|| align=right|5,18|| align=right|4,122||MBA||14. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82430)||2001 NG22|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,093|| align=right|3,31|| align=right|3,495||MBA||14. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82431)||2001 OF|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,080|| align=right|13,35|| align=right|4,361||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82432)||2001 OJ1|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,160|| align=right|5,36|| align=right|3,619||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82433)||2001 OV1|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,156|| align=right|8,89|| align=right|5,145||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82434)||2001 OR2|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,147|| align=right|16,27|| align=right|4,039||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82435)||2001 OX3|| align=right|13,6|| align=right|3,204|| align=right|0,136|| align=right|7,52|| align=right|5,734||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82436)||2001 OF5|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,206|| align=right|7,88|| align=right|4,306||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82437)||2001 OT5|| align=right|14,2|| align=right|3,201|| align=right|0,203|| align=right|11,08|| align=right|5,726||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82438)||2001 OK6|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,141|| align=right|8,21|| align=right|4,126||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82439)||2001 OO6|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,064|| align=right|8,59|| align=right|5,660||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82440)||2001 OP6|| align=right|14,6|| align=right|3,140|| align=right|0,050|| align=right|15,69|| align=right|5,564||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82441)||2001 ON7|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,163|| align=right|5,57|| align=right|3,541||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82442)||2001 ON8|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,164|| align=right|2,96|| align=right|3,493||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82443)||2001 OV8|| align=right|14,8|| align=right|2,483|| align=right|0,186|| align=right|6,29|| align=right|3,913||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82444)||2001 OB9|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|3,72|| align=right|4,104||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82445)||2001 OC9|| align=right|14,2|| align=right|3,060|| align=right|0,059|| align=right|8,78|| align=right|5,351||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82446)||2001 OH9|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,162|| align=right|14,17|| align=right|4,634||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82447)||2001 OJ9|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,191|| align=right|10,69|| align=right|4,427||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82448)||2001 OM9|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,192|| align=right|0,76|| align=right|3,658||MBA||20. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82449)||2001 ON9|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,278|| align=right|3,07|| align=right|3,852||MBA||20. července 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(82450)||2001 OE10|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,191|| align=right|3,70|| align=right|4,108||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82451)||2001 ON10|| align=right|16,1|| align=right|2,244|| align=right|0,154|| align=right|5,19|| align=right|3,362||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82452)||2001 OB11|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,027|| align=right|6,64|| align=right|3,786||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82453)||2001 OD11|| align=right|15,4|| align=right|2,811|| align=right|0,082|| align=right|8,02|| align=right|4,713||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82454)||2001 OT12|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,136|| align=right|10,48|| align=right|5,251||MBA||21. července 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(82455)||2001 OE14|| align=right|15,3|| align=right|2,381|| align=right|0,118|| align=right|7,47|| align=right|3,673||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82456)||2001 OF14|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,230|| align=right|16,61|| align=right|5,364||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82457)||2001 OH14|| align=right|14,6|| align=right|2,946|| align=right|0,120|| align=right|9,61|| align=right|5,055||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82458)||2001 OJ14|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,213|| align=right|11,12|| align=right|3,507||MBA||20. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82459)||2001 OZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,161|| align=right|13,23|| align=right|4,265||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82460)||2001 OB16|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,114|| align=right|14,88|| align=right|4,164||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82461)||2001 OC16|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,157|| align=right|2,81|| align=right|3,738||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82462)||2001 OE16|| align=right|14,8|| align=right|2,719|| align=right|0,167|| align=right|12,98|| align=right|4,482||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82463)||2001 OV16|| align=right|13,9|| align=right|3,120|| align=right|0,155|| align=right|4,10|| align=right|5,510||MBA||21. července 2001||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(82464)||2001 OE17|| align=right|15,3|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|0,68|| align=right|5,432||MBA||21. července 2001||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(82465)||2001 OA18|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,180|| align=right|3,13|| align=right|3,644||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82466)||2001 OF18|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|6,07|| align=right|3,477||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82467)||2001 OS19|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,135|| align=right|6,83|| align=right|3,705||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82468)||2001 OF20|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,125|| align=right|27,23|| align=right|5,560||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82469)||2001 OL20|| align=right|13,8|| align=right|3,121|| align=right|0,211|| align=right|16,73|| align=right|5,513||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82470)||2001 OT21|| align=right|15,2|| align=right|2,778|| align=right|0,130|| align=right|5,37|| align=right|4,630||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82471)||2001 OW21|| align=right|14,6|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|14,95|| align=right|4,078||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82472)||2001 OJ22|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,135|| align=right|9,11|| align=right|4,286||MBA||19. července 2001||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(82473)||2001 OR22|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,233|| align=right|9,34|| align=right|4,040||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82474)||2001 OB23|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,304|| align=right|12,89|| align=right|3,498||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82475)||2001 OP23|| align=right|15,3|| align=right|2,613|| align=right|0,087|| align=right|12,55|| align=right|4,223||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82476)||2001 OA24|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,204|| align=right|3,48|| align=right|3,677||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82477)||2001 OC24|| align=right|14,7|| align=right|2,733|| align=right|0,097|| align=right|4,78|| align=right|4,517||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82478)||2001 OS25|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,142|| align=right|11,94|| align=right|5,181||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82479)||2001 OU25|| align=right|16,8|| align=right|2,395|| align=right|0,179|| align=right|3,28|| align=right|3,705||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82480)||2001 OC30|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,072|| align=right|16,31|| align=right|4,308||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82481)||2001 OR32|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,133|| align=right|6,00|| align=right|4,137||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82482)||2001 OK33|| align=right|16,0|| align=right|2,330|| align=right|0,200|| align=right|5,25|| align=right|3,556||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82483)||2001 OH34|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,186|| align=right|6,85|| align=right|3,871||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82484)||2001 OH36|| align=right|15,8|| align=right|2,739|| align=right|0,086|| align=right|8,40|| align=right|4,532||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82485)||2001 OO36|| align=right|15,7|| align=right|2,796|| align=right|0,046|| align=right|4,41|| align=right|4,674||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82486)||2001 OX36|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|4,96|| align=right|3,991||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82487)||2001 OC37|| align=right|14,8|| align=right|2,581|| align=right|0,109|| align=right|5,67|| align=right|4,145||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82488)||2001 OO37|| align=right|16,1|| align=right|2,402|| align=right|0,220|| align=right|10,03|| align=right|3,723||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82489)||2001 OQ37|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,203|| align=right|11,46|| align=right|5,142||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82490)||2001 OR37|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,100|| align=right|14,34|| align=right|5,498||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82491)||2001 OW38|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,069|| align=right|8,62|| align=right|4,026||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82492)||2001 OF39|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,103|| align=right|13,92|| align=right|4,278||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82493)||2001 OG39|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,090|| align=right|10,11|| align=right|4,507||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82494)||2001 OP39|| align=right|15,3|| align=right|2,373|| align=right|0,218|| align=right|5,86|| align=right|3,654||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82495)||2001 OC41|| align=right|16,0|| align=right|2,686|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|4,402||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82496)||2001 OQ42|| align=right|14,0|| align=right|3,432|| align=right|0,164|| align=right|9,34|| align=right|6,356||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82497)||2001 OQ43|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,195|| align=right|12,45|| align=right|4,497||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82498)||2001 OW43|| align=right|15,2|| align=right|2,808|| align=right|0,080|| align=right|8,42|| align=right|4,705||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82499)||2001 OX43|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,277|| align=right|5,22|| align=right|5,174||MBA||23. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82500)||2001 OC45|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,085|| align=right|11,93|| align=right|4,155||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82501)||2001 OL45|| align=right|15,8|| align=right|2,337|| align=right|0,164|| align=right|6,80|| align=right|3,573||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82502)||2001 OC46|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,249|| align=right|6,34|| align=right|4,195||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82503)||2001 OU46|| align=right|15,2|| align=right|2,566|| align=right|0,064|| align=right|3,96|| align=right|4,110||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82504)||2001 OZ46|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,126|| align=right|6,00|| align=right|3,511||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82505)||2001 OD47|| align=right|14,7|| align=right|2,473|| align=right|0,104|| align=right|8,41|| align=right|3,888||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82506)||2001 OC48|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,094|| align=right|10,60|| align=right|5,404||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82507)||2001 OQ48|| align=right|14,2|| align=right|2,573|| align=right|0,079|| align=right|11,40|| align=right|4,127||MBA||16. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82508)||2001 OH49|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,174|| align=right|4,83|| align=right|3,584||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82509)||2001 OQ49|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,214|| align=right|5,63|| align=right|3,588||MBA||17. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82510)||2001 OT49|| align=right|15,1|| align=right|2,787|| align=right|0,086|| align=right|6,74|| align=right|4,651||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82511)||2001 OU49|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,220|| align=right|2,34|| align=right|3,786||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82512)||2001 OY49|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,079|| align=right|3,12|| align=right|4,626||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82513)||2001 OA50|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,083|| align=right|5,94|| align=right|3,676||MBA||17. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82514)||2001 OG50|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,140|| align=right|10,49|| align=right|5,583||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82515)||2001 OK50|| align=right|15,9|| align=right|2,442|| align=right|0,138|| align=right|6,16|| align=right|3,816||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82516)||2001 OH52|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,171|| align=right|15,15|| align=right|5,499||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82517)||2001 OP52|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,076|| align=right|11,34|| align=right|4,294||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82518)||2001 OF53|| align=right|15,1|| align=right|2,669|| align=right|0,088|| align=right|14,74|| align=right|4,360||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82519)||2001 OG53|| align=right|14,7|| align=right|2,546|| align=right|0,181|| align=right|13,20|| align=right|4,061||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82520)||2001 OP53|| align=right|15,0|| align=right|2,614|| align=right|0,184|| align=right|14,02|| align=right|4,226||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82521)||2001 OC54|| align=right|14,3|| align=right|2,785|| align=right|0,027|| align=right|12,50|| align=right|4,647||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82522)||2001 OD54|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,043|| align=right|11,41|| align=right|5,188||MBA||21. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82523)||2001 OL54|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,234|| align=right|9,17|| align=right|4,507||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82524)||2001 OE55|| align=right|14,6|| align=right|2,643|| align=right|0,168|| align=right|13,45|| align=right|4,297||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82525)||2001 OM55|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,064|| align=right|16,61|| align=right|5,670||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82526)||2001 OV55|| align=right|14,6|| align=right|2,939|| align=right|0,070|| align=right|12,28|| align=right|5,037||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82527)||2001 OD57|| align=right|16,7|| align=right|2,386|| align=right|0,175|| align=right|1,11|| align=right|3,685||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82528)||2001 OW57|| align=right|14,3|| align=right|2,658|| align=right|0,165|| align=right|16,06|| align=right|4,333||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82529)||2001 OH58|| align=right|14,6|| align=right|2,543|| align=right|0,064|| align=right|8,73|| align=right|4,055||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82530)||2001 OW60|| align=right|15,0|| align=right|2,514|| align=right|0,160|| align=right|6,76|| align=right|3,986||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82531)||2001 OM61|| align=right|15,1|| align=right|2,410|| align=right|0,130|| align=right|4,80|| align=right|3,740||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82532)||2001 OL63|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|4,69|| align=right|4,177||MBA||19. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82533)||2001 OB64|| align=right|16,3|| align=right|2,467|| align=right|0,127|| align=right|4,69|| align=right|3,874||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82534)||2001 OE64|| align=right|14,5|| align=right|3,013|| align=right|0,078|| align=right|11,96|| align=right|5,228||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82535)||2001 OF64|| align=right|15,0|| align=right|2,528|| align=right|0,073|| align=right|8,87|| align=right|4,019||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82536)||2001 OM64|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,212|| align=right|1,88|| align=right|3,619||MBA||24. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82537)||2001 OS64|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,132|| align=right|9,90|| align=right|4,101||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82538)||2001 OJ65|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,208|| align=right|3,40|| align=right|3,652||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82539)||2001 ON65|| align=right|14,8|| align=right|2,646|| align=right|0,061|| align=right|21,97|| align=right|4,304||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82540)||2001 OC66|| align=right|13,7|| align=right|3,059|| align=right|0,160|| align=right|10,61|| align=right|5,348||MBA||22. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82541)||2001 OC67|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,138|| align=right|8,30|| align=right|3,684||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82542)||2001 OH67|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,201|| align=right|1,80|| align=right|3,812||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82543)||2001 OQ67|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,054|| align=right|14,24|| align=right|4,152||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82544)||2001 OU67|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,173|| align=right|2,19|| align=right|3,639||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82545)||2001 OW67|| align=right|15,3|| align=right|2,631|| align=right|0,175|| align=right|8,04|| align=right|4,268||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82546)||2001 OB68|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,180|| align=right|2,24|| align=right|3,708||MBA||16. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82547)||2001 OB69|| align=right|15,3|| align=right|2,418|| align=right|0,212|| align=right|4,13|| align=right|3,760||MBA||18. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82548)||2001 OH69|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,326|| align=right|3,33|| align=right|4,130||MBA||18. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82549)||2001 OU69|| align=right|16,6|| align=right|2,549|| align=right|0,300|| align=right|2,30|| align=right|4,070||MBA||19. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82550)||2001 OB71|| align=right|15,9|| align=right|2,412|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,746||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82551)||2001 OE71|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,220|| align=right|3,48|| align=right|3,588||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82552)||2001 OH71|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,173|| align=right|4,07|| align=right|4,503||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82553)||2001 OL71|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,159|| align=right|9,60|| align=right|4,512||MBA||20. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82554)||2001 OA72|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,167|| align=right|5,34|| align=right|5,734||MBA||21. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82555)||2001 OH74|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,056|| align=right|3,14|| align=right|5,058||MBA||17. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82556)||2001 OE75|| align=right|14,1|| align=right|2,793|| align=right|0,192|| align=right|10,56|| align=right|4,666||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82557)||2001 OO75|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,122|| align=right|9,13|| align=right|5,497||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82558)||2001 OM76|| align=right|15,6|| align=right|3,109|| align=right|0,169|| align=right|7,02|| align=right|5,481||MBA||22. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82559)||2001 OD77|| align=right|15,5|| align=right|2,650|| align=right|0,092|| align=right|3,43|| align=right|4,314||MBA||28. července 2001||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(82560)||2001 OE78|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,142|| align=right|7,25|| align=right|3,781||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82561)||2001 OF78|| align=right|14,4|| align=right|3,195|| align=right|0,243|| align=right|11,03|| align=right|5,711||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82562)||2001 OH78|| align=right|15,3|| align=right|3,026|| align=right|0,067|| align=right|11,78|| align=right|5,264||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82563)||2001 OP78|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,109|| align=right|7,86|| align=right|4,147||MBA||26. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82564)||2001 OY79|| align=right|15,7|| align=right|2,791|| align=right|0,030|| align=right|3,18|| align=right|4,662||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82565)||2001 OE80|| align=right|15,2|| align=right|2,656|| align=right|0,057|| align=right|21,88|| align=right|4,327||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82566)||2001 OP80|| align=right|15,0|| align=right|2,639|| align=right|0,211|| align=right|12,16|| align=right|4,286||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82567)||2001 OT81|| align=right|14,2|| align=right|3,059|| align=right|0,102|| align=right|6,74|| align=right|5,351||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82568)||2001 OX81|| align=right|14,6|| align=right|3,040|| align=right|0,118|| align=right|12,16|| align=right|5,298||MBA||26. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82569)||2001 OG82|| align=right|15,5|| align=right|2,432|| align=right|0,125|| align=right|8,12|| align=right|3,792||MBA||31. července 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(82570)||2001 OR82|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,153|| align=right|12,26|| align=right|3,699||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82571)||2001 OV82|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,203|| align=right|9,19|| align=right|3,676||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82572)||2001 OU83|| align=right|13,6|| align=right|3,169|| align=right|0,159|| align=right|13,99|| align=right|5,641||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82573)||2001 OE85|| align=right|15,0|| align=right|3,237|| align=right|0,177|| align=right|11,58|| align=right|5,823||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82574)||2001 OH85|| align=right|15,5|| align=right|2,800|| align=right|0,044|| align=right|4,55|| align=right|4,684||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82575)||2001 OL85|| align=right|16,0|| align=right|2,561|| align=right|0,142|| align=right|4,08|| align=right|4,097||MBA||20. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82576)||2001 OW85|| align=right|15,7|| align=right|2,584|| align=right|0,057|| align=right|9,76|| align=right|4,152||MBA||21. července 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82577)||2001 OO86|| align=right|15,2|| align=right|2,518|| align=right|0,051|| align=right|6,29|| align=right|3,996||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82578)||2001 OS86|| align=right|16,0|| align=right|2,615|| align=right|0,223|| align=right|3,79|| align=right|4,228||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82579)||2001 OV86|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,129|| align=right|14,73|| align=right|4,079||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82580)||2001 OZ86|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,009|| align=right|10,08|| align=right|5,122||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82581)||2001 OC87|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,201|| align=right|10,32|| align=right|5,609||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82582)||2001 OG87|| align=right|13,9|| align=right|2,938|| align=right|0,068|| align=right|12,68|| align=right|5,035||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82583)||2001 OK87|| align=right|14,6|| align=right|3,017|| align=right|0,094|| align=right|10,68|| align=right|5,239||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82584)||2001 OL87|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,184|| align=right|13,83|| align=right|4,116||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82585)||2001 OV87|| align=right|14,7|| align=right|2,399|| align=right|0,228|| align=right|13,89|| align=right|3,715||MBA||30. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82586)||2001 OH88|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,122|| align=right|10,71|| align=right|5,337||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82587)||2001 OK88|| align=right|14,6|| align=right|3,088|| align=right|0,048|| align=right|14,31|| align=right|5,427||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82588)||2001 OX88|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,081|| align=right|13,28|| align=right|4,258||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82589)||2001 OK89|| align=right|15,2|| align=right|2,574|| align=right|0,106|| align=right|5,22|| align=right|4,129||MBA||22. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82590)||2001 OO89|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,182|| align=right|5,16|| align=right|5,698||MBA||22. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82591)||2001 OW89|| align=right|15,2|| align=right|2,887|| align=right|0,191|| align=right|3,84|| align=right|4,904||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82592)||2001 OM90|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,187|| align=right|3,62|| align=right|3,697||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82593)||2001 OW90|| align=right|14,5|| align=right|2,930|| align=right|0,113|| align=right|3,78|| align=right|5,014||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82594)||2001 OH91|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,162|| align=right|10,09|| align=right|4,682||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82595)||2001 OY92|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,099|| align=right|15,55|| align=right|4,247||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82596)||2001 OG93|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,096|| align=right|10,22|| align=right|5,450||MBA||25. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82597)||2001 OK93|| align=right|16,5|| align=right|2,337|| align=right|0,142|| align=right|3,79|| align=right|3,572||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82598)||2001 OX94|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,210|| align=right|7,30|| align=right|3,528||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82599)||2001 OP95|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,077|| align=right|21,24|| align=right|3,783||MBA||31. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82600)||2001 OU95|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,101|| align=right|8,96|| align=right|4,548||MBA||25. července 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82601)||2001 OC96|| align=right|13,7|| align=right|2,673|| align=right|0,129|| align=right|12,02|| align=right|4,371||MBA||29. července 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82602)||2001 OK96|| align=right|15,8|| align=right|2,668|| align=right|0,052|| align=right|13,95|| align=right|4,357||MBA||23. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82603)||2001 OQ96|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,186|| align=right|12,52|| align=right|4,257||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82604)||2001 OS96|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,229|| align=right|11,18|| align=right|4,099||MBA||24. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82605)||2001 OM97|| align=right|14,5|| align=right|3,111|| align=right|0,194|| align=right|10,71|| align=right|5,486||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82606)||2001 OO97|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,202|| align=right|3,45|| align=right|3,823||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82607)||2001 OT97|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,178|| align=right|13,25|| align=right|4,209||MBA||25. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82608)||2001 OD99|| align=right|15,1|| align=right|3,196|| align=right|0,167|| align=right|3,51|| align=right|5,714||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82609)||2001 OP99|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,175|| align=right|3,83|| align=right|4,248||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82610)||2001 OS100|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,180|| align=right|3,22|| align=right|3,737||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82611)||2001 OZ100|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,127|| align=right|10,61|| align=right|4,632||MBA||27. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82612)||2001 OD101|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,079|| align=right|4,48|| align=right|4,579||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82613)||2001 OE101|| align=right|15,5|| align=right|2,414|| align=right|0,148|| align=right|4,71|| align=right|3,749||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82614)||2001 OF101|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,034|| align=right|4,95|| align=right|4,544||MBA||27. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82615)||2001 OL101|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,190|| align=right|5,29|| align=right|3,591||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82616)||2001 OP101|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,106|| align=right|3,47|| align=right|4,449||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82617)||2001 OR101|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,094|| align=right|7,30|| align=right|3,599||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82618)||2001 OS101|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,182|| align=right|8,36|| align=right|5,145||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82619)||2001 OW101|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,138|| align=right|5,44|| align=right|4,392||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82620)||2001 OB102|| align=right|15,4|| align=right|2,547|| align=right|0,193|| align=right|9,54|| align=right|4,065||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82621)||2001 OC102|| align=right|14,8|| align=right|3,177|| align=right|0,123|| align=right|15,73|| align=right|5,663||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82622)||2001 OL102|| align=right|14,9|| align=right|2,820|| align=right|0,064|| align=right|5,56|| align=right|4,735||MBA||28. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82623)||2001 OB103|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,211|| align=right|16,15|| align=right|5,553||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82624)||2001 OS103|| align=right|13,7|| align=right|3,188|| align=right|0,180|| align=right|7,88|| align=right|5,690||MBA||29. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82625)||2001 OX103|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,190|| align=right|13,49|| align=right|4,422||MBA||29. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82626)||2001 OW104|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,197|| align=right|12,15|| align=right|4,508||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82627)||2001 OY104|| align=right|14,8|| align=right|3,053|| align=right|0,082|| align=right|16,01|| align=right|5,334||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82628)||2001 OC105|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,083|| align=right|10,09|| align=right|5,114||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82629)||2001 OF105|| align=right|14,1|| align=right|3,041|| align=right|0,119|| align=right|8,22|| align=right|5,302||MBA||28. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82630)||2001 OY106|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,162|| align=right|8,88|| align=right|4,619||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82631)||2001 OZ106|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,218|| align=right|7,08|| align=right|4,141||MBA||29. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82632)||2001 OY107|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,083|| align=right|22,63|| align=right|4,193||MBA||30. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82633)||2001 OB108|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,087|| align=right|8,34|| align=right|5,145||MBA||31. července 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82634)||2001 OA111|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,086|| align=right|12,44|| align=right|5,304||MBA||19. července 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82635)||2001 OG111|| align=right|15,3|| align=right|2,658|| align=right|0,174|| align=right|13,36|| align=right|4,332||MBA||21. července 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82636)||2001 OP111|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,088|| align=right|4,64|| align=right|4,470||MBA||27. července 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82637)||2001 PV|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,177|| align=right|2,98|| align=right|3,581||MBA||2. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82638)||2001 PF1|| align=right|14,5|| align=right|3,026|| align=right|0,117|| align=right|9,11|| align=right|5,262||MBA||7. srpna 2001||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(82639)||2001 PO1|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,159|| align=right|5,15|| align=right|4,010||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82640)||2001 PZ2|| align=right|15,3|| align=right|2,527|| align=right|0,154|| align=right|12,02|| align=right|4,017||MBA||3. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82641)||2001 PO5|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,075|| align=right|7,44|| align=right|5,183||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82642)||2001 PX5|| align=right|14,0|| align=right|3,025|| align=right|0,227|| align=right|10,07|| align=right|5,261||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82643)||2001 PK6|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,137|| align=right|2,56|| align=right|5,542||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82644)||2001 PT6|| align=right|15,3|| align=right|2,786|| align=right|0,115|| align=right|4,03|| align=right|4,651||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82645)||2001 PX8|| align=right|15,2|| align=right|2,681|| align=right|0,094|| align=right|11,57|| align=right|4,388||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82646)||2001 PB9|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,163|| align=right|3,39|| align=right|5,356||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82647)||2001 PS10|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,105|| align=right|8,16|| align=right|4,101||MBA||8. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82648)||2001 PQ11|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,204|| align=right|7,12|| align=right|3,703||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82649)||2001 PX11|| align=right|14,4|| align=right|2,978|| align=right|0,101|| align=right|11,19|| align=right|5,138||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82650)||2001 PG12|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,060|| align=right|13,06|| align=right|5,465||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82651)||2001 PT12|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,172|| align=right|11,50|| align=right|5,595||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82652)||2001 PZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,751|| align=right|0,116|| align=right|10,21|| align=right|4,563||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82653)||2001 PF13|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,064|| align=right|0,98|| align=right|4,682||MBA||13. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(82654)||2001 PL13|| align=right|14,9|| align=right|2,786|| align=right|0,173|| align=right|6,17|| align=right|4,649||MBA||12. srpna 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(82655)||2001 PM13|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,124|| align=right|6,69|| align=right|4,540||MBA||12. srpna 2001||Farpoint||G. Hug
|-
|(82656)||2001 PQ13|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,176|| align=right|2,81|| align=right|5,425||MBA||10. srpna 2001||Calar Alto||K. Sarneczky; G. Szabo
|-
|(82657)||2001 PA14|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,229|| align=right|3,38|| align=right|3,675||MBA||14. srpna 2001||San Marcello||A. Boattini; G. Forti
|-
|(82658)||2001 PA16|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,194|| align=right|9,48|| align=right|4,101||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82659)||2001 PD16|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,038|| align=right|5,19|| align=right|3,990||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82660)||2001 PG16|| align=right|16,0|| align=right|2,462|| align=right|0,152|| align=right|6,72|| align=right|3,861||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82661)||2001 PM16|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,106|| align=right|7,88|| align=right|3,682||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82662)||2001 PY16|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,217|| align=right|21,92|| align=right|3,550||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82663)||2001 PW17|| align=right|13,1|| align=right|3,145|| align=right|0,249|| align=right|15,65|| align=right|5,576||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82664)||2001 PX17|| align=right|14,6|| align=right|3,016|| align=right|0,119|| align=right|11,06|| align=right|5,237||MBA||9. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82665)||2001 PG19|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,146|| align=right|10,40|| align=right|5,285||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82666)||2001 PD20|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,068|| align=right|5,31|| align=right|3,725||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82667)||2001 PM20|| align=right|14,8|| align=right|2,555|| align=right|0,095|| align=right|21,98|| align=right|4,083||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82668)||2001 PP20|| align=right|15,3|| align=right|2,229|| align=right|0,171|| align=right|8,05|| align=right|3,327||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82669)||2001 PZ20|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|5,382||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82670)||2001 PC21|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,036|| align=right|1,97|| align=right|4,000||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82671)||2001 PG21|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,049|| align=right|6,21|| align=right|4,684||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82672)||2001 PQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,906|| align=right|0,106|| align=right|2,46|| align=right|4,952||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82673)||2001 PC22|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,266|| align=right|9,45|| align=right|4,360||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82674)||2001 PB23|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,084|| align=right|9,81|| align=right|5,181||MBA||10. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82675)||2001 PT23|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,071|| align=right|7,72|| align=right|5,352||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82676)||2001 PV23|| align=right|15,1|| align=right|2,348|| align=right|0,310|| align=right|7,70|| align=right|3,597||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82677)||2001 PW23|| align=right|15,7|| align=right|2,913|| align=right|0,131|| align=right|15,37|| align=right|4,972||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82678)||2001 PD24|| align=right|14,5|| align=right|2,814|| align=right|0,060|| align=right|8,97|| align=right|4,720||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82679)||2001 PN24|| align=right|14,3|| align=right|2,803|| align=right|0,043|| align=right|5,40|| align=right|4,691||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82680)||2001 PV25|| align=right|14,0|| align=right|2,726|| align=right|0,100|| align=right|8,45|| align=right|4,500||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82681)||2001 PY25|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,210|| align=right|3,59|| align=right|3,842||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82682)||2001 PC26|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,058|| align=right|4,02|| align=right|4,145||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82683)||2001 PZ26|| align=right|15,2|| align=right|3,046|| align=right|0,147|| align=right|0,56|| align=right|5,316||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82684)||2001 PE28|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,052|| align=right|5,82|| align=right|4,131||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82685)||2001 PG33|| align=right|15,3|| align=right|2,665|| align=right|0,045|| align=right|14,21|| align=right|4,350||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82686)||2001 PJ33|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,170|| align=right|15,82|| align=right|5,340||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82687)||2001 PO33|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,302|| align=right|14,54|| align=right|5,586||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82688)||2001 PQ33|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,022|| align=right|12,33|| align=right|5,092||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82689)||2001 PX33|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,115|| align=right|12,10|| align=right|5,227||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82690)||2001 PB34|| align=right|14,2|| align=right|2,359|| align=right|0,126|| align=right|7,44|| align=right|3,622||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82691)||2001 PE34|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,075|| align=right|8,74|| align=right|5,602||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82692)||2001 PH34|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,096|| align=right|12,96|| align=right|4,614||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82693)||2001 PX34|| align=right|14,3|| align=right|3,126|| align=right|0,058|| align=right|13,10|| align=right|5,527||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82694)||2001 PB35|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,087|| align=right|9,48|| align=right|5,323||MBA||10. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82695)||2001 PF35|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,181|| align=right|5,78|| align=right|3,613||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82696)||2001 PK35|| align=right|14,1|| align=right|2,641|| align=right|0,075|| align=right|14,05|| align=right|4,292||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82697)||2001 PQ36|| align=right|14,6|| align=right|2,598|| align=right|0,086|| align=right|15,66|| align=right|4,186||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82698)||2001 PS36|| align=right|14,7|| align=right|2,636|| align=right|0,188|| align=right|13,00|| align=right|4,280||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82699)||2001 PT36|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,077|| align=right|16,07|| align=right|4,250||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82700)||2001 PJ38|| align=right|14,7|| align=right|2,433|| align=right|0,227|| align=right|13,26|| align=right|3,793||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82701)||2001 PQ39|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,197|| align=right|11,96|| align=right|4,273||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82702)||2001 PZ39|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,072|| align=right|9,22|| align=right|5,314||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82703)||2001 PC40|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,060|| align=right|8,91|| align=right|5,375||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82704)||2001 PR40|| align=right|15,6|| align=right|2,811|| align=right|0,111|| align=right|8,04|| align=right|4,712||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82705)||2001 PC41|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,083|| align=right|11,94|| align=right|4,655||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82706)||2001 PZ41|| align=right|14,7|| align=right|2,844|| align=right|0,126|| align=right|8,69|| align=right|4,796||MBA||11. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82707)||2001 PH42|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,117|| align=right|26,03|| align=right|4,442||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82708)||2001 PX42|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,146|| align=right|11,44|| align=right|4,018||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82709)||2001 PP43|| align=right|14,8|| align=right|3,043|| align=right|0,177|| align=right|10,78|| align=right|5,308||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82710)||2001 PU44|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,121|| align=right|7,01|| align=right|5,521||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82711)||2001 PC45|| align=right|14,9|| align=right|2,844|| align=right|0,149|| align=right|13,52|| align=right|4,796||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82712)||2001 PD46|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,136|| align=right|13,20|| align=right|4,572||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82713)||2001 PH46|| align=right|14,3|| align=right|2,840|| align=right|0,170|| align=right|15,18|| align=right|4,786||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82714)||2001 PE47|| align=right|15,7|| align=right|2,687|| align=right|0,060|| align=right|6,26|| align=right|4,404||MBA||13. srpna 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(82715)||2001 PP47|| align=right|13,9|| align=right|2,834|| align=right|0,113|| align=right|12,29|| align=right|4,770||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82716)||2001 PV47|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,045|| align=right|13,36|| align=right|4,611||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82717)||2001 PX47|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,212|| align=right|13,80|| align=right|5,176||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82718)||2001 PS48|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,091|| align=right|13,83|| align=right|4,300||MBA||14. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82719)||2001 PF49|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,168|| align=right|11,78|| align=right|4,551||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82720)||2001 PC50|| align=right|15,3|| align=right|2,935|| align=right|0,023|| align=right|3,20|| align=right|5,027||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82721)||2001 PE50|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,082|| align=right|7,87|| align=right|3,834||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82722)||2001 PF50|| align=right|15,6|| align=right|3,175|| align=right|0,112|| align=right|5,88|| align=right|5,655||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82723)||2001 PN51|| align=right|14,8|| align=right|3,138|| align=right|0,212|| align=right|4,21|| align=right|5,558||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82724)||2001 PO51|| align=right|15,6|| align=right|3,213|| align=right|0,095|| align=right|5,45|| align=right|5,759||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82725)||2001 PV51|| align=right|15,5|| align=right|2,880|| align=right|0,072|| align=right|1,47|| align=right|4,888||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82726)||2001 PA53|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,020|| align=right|4,83|| align=right|4,677||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82727)||2001 PK53|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,092|| align=right|11,25|| align=right|5,432||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82728)||2001 PW55|| align=right|17,6|| align=right|2,425|| align=right|0,167|| align=right|3,16|| align=right|3,776||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82729)||2001 PD56|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,241|| align=right|12,54|| align=right|5,573||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82730)||2001 PZ58|| align=right|15,1|| align=right|2,907|| align=right|0,069|| align=right|1,94|| align=right|4,955||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82731)||2001 PQ59|| align=right|13,7|| align=right|2,935|| align=right|0,103|| align=right|13,82|| align=right|5,028||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82732)||2001 PS59|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,150|| align=right|23,78|| align=right|5,606||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82733)||2001 PU59|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,125|| align=right|12,27|| align=right|5,634||MBA||14. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82734)||2001 PW59|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,053|| align=right|10,75|| align=right|4,355||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82735)||2001 PA62|| align=right|15,6|| align=right|2,802|| align=right|0,065|| align=right|6,72|| align=right|4,690||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82736)||2001 PM62|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,132|| align=right|5,96|| align=right|5,800||MBA||13. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82737)||2001 PK65|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,064|| align=right|14,53|| align=right|5,766||MBA||12. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82738)||2001 QA|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,071|| align=right|2,55|| align=right|4,277||MBA||16. srpna 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(82739)||2001 QU|| align=right|15,7|| align=right|2,938|| align=right|0,085|| align=right|1,57|| align=right|5,034||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82740)||2001 QY|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,208|| align=right|1,50|| align=right|3,754||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82741)||2001 QN1|| align=right|15,4|| align=right|3,128|| align=right|0,186|| align=right|1,76|| align=right|5,532||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82742)||2001 QR2|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,278|| align=right|25,26|| align=right|3,699||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82743)||2001 QQ3|| align=right|16,3|| align=right|2,674|| align=right|0,062|| align=right|2,37|| align=right|4,371||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82744)||2001 QU3|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,036|| align=right|4,47|| align=right|4,428||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82745)||2001 QE4|| align=right|15,1|| align=right|2,805|| align=right|0,138|| align=right|5,18|| align=right|4,696||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82746)||2001 QR4|| align=right|15,3|| align=right|3,010|| align=right|0,089|| align=right|1,23|| align=right|5,223||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82747)||2001 QV5|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|3,21|| align=right|4,182||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82748)||2001 QD6|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,197|| align=right|3,75|| align=right|3,695||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82749)||2001 QX6|| align=right|15,3|| align=right|2,774|| align=right|0,098|| align=right|2,91|| align=right|4,618||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82750)||2001 QB7|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,207|| align=right|4,49|| align=right|3,364||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82751)||2001 QF7|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,097|| align=right|13,47|| align=right|4,382||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82752)||2001 QG7|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,106|| align=right|11,87|| align=right|5,138||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82753)||2001 QO7|| align=right|14,0|| align=right|2,941|| align=right|0,112|| align=right|3,24|| align=right|5,044||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82754)||2001 QP7|| align=right|14,6|| align=right|2,901|| align=right|0,031|| align=right|11,90|| align=right|4,939||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82755)||2001 QX7|| align=right|15,1|| align=right|2,748|| align=right|0,111|| align=right|6,99|| align=right|4,556||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82756)||2001 QC8|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,224|| align=right|1,76|| align=right|3,586||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82757)||2001 QH8|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,151|| align=right|9,18|| align=right|4,057||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82758)||2001 QT8|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,071|| align=right|22,20|| align=right|4,372||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82759)||2001 QA9|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,076|| align=right|1,51|| align=right|4,277||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82760)||2001 QE9|| align=right|15,7|| align=right|2,855|| align=right|0,063|| align=right|1,94|| align=right|4,823||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82761)||2001 QL9|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,038|| align=right|5,20|| align=right|4,526||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82762)||2001 QP10|| align=right|16,6|| align=right|2,402|| align=right|0,203|| align=right|3,14|| align=right|3,721||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82763)||2001 QC11|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,187|| align=right|3,99|| align=right|4,214||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82764)||2001 QD11|| align=right|14,2|| align=right|3,122|| align=right|0,137|| align=right|11,03|| align=right|5,515||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82765)||2001 QP11|| align=right|16,0|| align=right|2,741|| align=right|0,134|| align=right|5,96|| align=right|4,537||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82766)||2001 QR11|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,115|| align=right|9,58|| align=right|5,376||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82767)||2001 QR12|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,176|| align=right|2,10|| align=right|5,801||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82768)||2001 QD13|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,174|| align=right|1,90|| align=right|5,579||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82769)||2001 QH14|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,125|| align=right|3,68|| align=right|4,421||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82770)||2001 QJ14|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,133|| align=right|5,25|| align=right|4,417||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82771)||2001 QX14|| align=right|14,3|| align=right|3,043|| align=right|0,123|| align=right|3,60|| align=right|5,308||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82772)||2001 QH15|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,128|| align=right|2,50|| align=right|4,596||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82773)||2001 QJ15|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,133|| align=right|11,71|| align=right|4,227||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82774)||2001 QQ15|| align=right|14,3|| align=right|2,874|| align=right|0,102|| align=right|13,19|| align=right|4,872||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82775)||2001 QZ15|| align=right|15,0|| align=right|2,829|| align=right|0,076|| align=right|3,16|| align=right|4,757||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82776)||2001 QB17|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,071|| align=right|3,47|| align=right|4,307||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82777)||2001 QF17|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,119|| align=right|6,81|| align=right|3,605||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82778)||2001 QP17|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,132|| align=right|10,14|| align=right|5,523||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82779)||2001 QU17|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,187|| align=right|2,79|| align=right|5,463||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82780)||2001 QF18|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,026|| align=right|2,55|| align=right|4,855||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82781)||2001 QX18|| align=right|14,2|| align=right|3,171|| align=right|0,096|| align=right|5,62|| align=right|5,647||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82782)||2001 QY18|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,024|| align=right|11,36|| align=right|5,591||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82783)||2001 QE20|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,183|| align=right|3,18|| align=right|4,466||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82784)||2001 QK20|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,079|| align=right|9,29|| align=right|4,520||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82785)||2001 QL21|| align=right|14,8|| align=right|2,947|| align=right|0,118|| align=right|2,12|| align=right|5,057||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82786)||2001 QM22|| align=right|13,3|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|21,97|| align=right|5,614||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82787)||2001 QP22|| align=right|14,7|| align=right|2,948|| align=right|0,099|| align=right|12,35|| align=right|5,061||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82788)||2001 QS22|| align=right|15,2|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|3,52|| align=right|3,686||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82789)||2001 QU22|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,206|| align=right|2,21|| align=right|3,764||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82790)||2001 QJ23|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,088|| align=right|8,81|| align=right|4,523||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82791)||2001 QK23|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,231|| align=right|2,55|| align=right|3,588||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82792)||2001 QM23|| align=right|14,1|| align=right|2,710|| align=right|0,148|| align=right|8,34|| align=right|4,461||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82793)||2001 QH24|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,215|| align=right|14,00|| align=right|4,210||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82794)||2001 QN25|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,210|| align=right|5,87|| align=right|4,163||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82795)||2001 QQ25|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,108|| align=right|14,80|| align=right|4,285||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82796)||2001 QX25|| align=right|14,5|| align=right|2,912|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|4,969||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82797)||2001 QY25|| align=right|14,3|| align=right|2,643|| align=right|0,043|| align=right|28,77|| align=right|4,296||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82798)||2001 QB26|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,225|| align=right|9,62|| align=right|5,543||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82799)||2001 QF26|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,088|| align=right|4,07|| align=right|4,631||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82800)||2001 QH26|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,160|| align=right|3,41|| align=right|3,641||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82801)||2001 QF27|| align=right|14,2|| align=right|3,103|| align=right|0,128|| align=right|4,96|| align=right|5,466||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82802)||2001 QM27|| align=right|15,7|| align=right|2,471|| align=right|0,201|| align=right|3,76|| align=right|3,884||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82803)||2001 QO28|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,294|| align=right|3,06|| align=right|5,438||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82804)||2001 QJ30|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,163|| align=right|14,17|| align=right|4,839||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82805)||2001 QO30|| align=right|13,0|| align=right|3,133|| align=right|0,149|| align=right|18,21|| align=right|5,544||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82806)||2001 QO31|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,261|| align=right|2,82|| align=right|4,099||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82807)||2001 QK32|| align=right|14,6|| align=right|3,235|| align=right|0,135|| align=right|17,60|| align=right|5,817||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82808)||2001 QD33|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,092|| align=right|3,02|| align=right|4,833||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82809)||2001 QK33|| align=right|14,5|| align=right|3,161|| align=right|0,049|| align=right|12,32|| align=right|5,620||MBA||17. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(82810)||2001 QV34|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,144|| align=right|7,88|| align=right|4,616||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82811)||2001 QZ34|| align=right|15,6|| align=right|2,674|| align=right|0,128|| align=right|3,92|| align=right|4,371||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82812)||2001 QD35|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,682||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82813)||2001 QJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,636|| align=right|0,108|| align=right|15,45|| align=right|4,280||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82814)||2001 QQ36|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,192|| align=right|8,17|| align=right|5,568||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82815)||2001 QO37|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,156|| align=right|2,80|| align=right|4,052||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82816)||2001 QR37|| align=right|16,5|| align=right|2,617|| align=right|0,311|| align=right|2,66|| align=right|4,232||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82817)||2001 QV37|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,092|| align=right|11,03|| align=right|4,620||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82818)||2001 QM38|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,143|| align=right|5,82|| align=right|3,688||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82819)||2001 QO38|| align=right|15,2|| align=right|2,674|| align=right|0,088|| align=right|8,20|| align=right|4,371||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82820)||2001 QT38|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,171|| align=right|3,94|| align=right|4,322||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82821)||2001 QH39|| align=right|15,9|| align=right|2,443|| align=right|0,182|| align=right|3,93|| align=right|3,818||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82822)||2001 QW40|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,023|| align=right|6,31|| align=right|4,520||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82823)||2001 QF41|| align=right|15,7|| align=right|2,743|| align=right|0,207|| align=right|4,23|| align=right|4,542||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82824)||2001 QM43|| align=right|14,4|| align=right|2,584|| align=right|0,115|| align=right|13,90|| align=right|4,154||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82825)||2001 QN43|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,150|| align=right|0,21|| align=right|3,693||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82826)||2001 QA44|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,157|| align=right|7,04|| align=right|3,653||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82827)||2001 QJ44|| align=right|14,9|| align=right|2,902|| align=right|0,249|| align=right|2,56|| align=right|4,942||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82828)||2001 QB45|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,098|| align=right|9,39|| align=right|5,139||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82829)||2001 QJ45|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,096|| align=right|6,91|| align=right|3,827||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82830)||2001 QS45|| align=right|15,2|| align=right|3,004|| align=right|0,166|| align=right|3,51|| align=right|5,205||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82831)||2001 QU45|| align=right|16,5|| align=right|2,293|| align=right|0,209|| align=right|0,43|| align=right|3,472||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82832)||2001 QE46|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,135|| align=right|9,44|| align=right|4,676||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82833)||2001 QF46|| align=right|14,8|| align=right|3,051|| align=right|0,054|| align=right|10,06|| align=right|5,329||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82834)||2001 QL46|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,045|| align=right|4,73|| align=right|4,604||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82835)||2001 QP46|| align=right|14,8|| align=right|3,236|| align=right|0,142|| align=right|5,95|| align=right|5,820||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82836)||2001 QE47|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,072|| align=right|3,72|| align=right|4,038||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82837)||2001 QB48|| align=right|14,5|| align=right|2,661|| align=right|0,052|| align=right|21,50|| align=right|4,341||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82838)||2001 QU48|| align=right|16,7|| align=right|2,442|| align=right|0,163|| align=right|2,73|| align=right|3,815||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82839)||2001 QM49|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|8,57|| align=right|5,457||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82840)||2001 QE50|| align=right|15,9|| align=right|2,801|| align=right|0,083|| align=right|0,50|| align=right|4,686||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82841)||2001 QH50|| align=right|15,4|| align=right|2,861|| align=right|0,063|| align=right|1,39|| align=right|4,838||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82842)||2001 QK50|| align=right|14,9|| align=right|3,034|| align=right|0,182|| align=right|2,26|| align=right|5,285||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82843)||2001 QO50|| align=right|14,8|| align=right|2,917|| align=right|0,094|| align=right|2,92|| align=right|4,982||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82844)||2001 QQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,129|| align=right|2,17|| align=right|3,726||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82845)||2001 QR50|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,151|| align=right|11,21|| align=right|4,578||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82846)||2001 QW50|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,122|| align=right|3,02|| align=right|5,018||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82847)||2001 QJ52|| align=right|15,1|| align=right|2,931|| align=right|0,083|| align=right|1,08|| align=right|5,018||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82848)||2001 QM52|| align=right|15,5|| align=right|2,686|| align=right|0,061|| align=right|1,57|| align=right|4,402||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82849)||2001 QN52|| align=right|16,1|| align=right|2,721|| align=right|0,131|| align=right|0,84|| align=right|4,488||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82850)||2001 QW52|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,044|| align=right|12,42|| align=right|4,428||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82851)||2001 QP53|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,131|| align=right|13,50|| align=right|5,140||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82852)||2001 QT53|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,126|| align=right|11,03|| align=right|5,306||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82853)||2001 QD55|| align=right|14,1|| align=right|3,125|| align=right|0,179|| align=right|2,26|| align=right|5,523||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82854)||2001 QC56|| align=right|16,2|| align=right|2,589|| align=right|0,101|| align=right|13,57|| align=right|4,165||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82855)||2001 QU56|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,140|| align=right|4,68|| align=right|4,542||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82856)||2001 QA57|| align=right|14,5|| align=right|3,005|| align=right|0,182|| align=right|10,47|| align=right|5,209||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82857)||2001 QG57|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,171|| align=right|4,77|| align=right|3,435||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82858)||2001 QY57|| align=right|15,3|| align=right|3,001|| align=right|0,103|| align=right|11,35|| align=right|5,198||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82859)||2001 QA58|| align=right|14,4|| align=right|2,913|| align=right|0,131|| align=right|6,24|| align=right|4,970||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82860)||2001 QE58|| align=right|15,0|| align=right|2,308|| align=right|0,189|| align=right|8,66|| align=right|3,506||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82861)||2001 QD59|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,130|| align=right|11,86|| align=right|4,242||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82862)||2001 QP60|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,128|| align=right|17,26|| align=right|5,447||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82863)||2001 QO61|| align=right|14,6|| align=right|3,015|| align=right|0,120|| align=right|9,30|| align=right|5,234||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82864)||2001 QS62|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,170|| align=right|5,89|| align=right|4,156||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82865)||2001 QU62|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,110|| align=right|3,24|| align=right|4,819||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82866)||2001 QG63|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,082|| align=right|13,11|| align=right|4,164||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82867)||2001 QS63|| align=right|14,3|| align=right|2,853|| align=right|0,032|| align=right|1,17|| align=right|4,819||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82868)||2001 QT63|| align=right|14,9|| align=right|3,057|| align=right|0,095|| align=right|5,94|| align=right|5,344||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82869)||2001 QV63|| align=right|14,3|| align=right|2,919|| align=right|0,090|| align=right|2,35|| align=right|4,988||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82870)||2001 QC64|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|5,392||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82871)||2001 QA66|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,068|| align=right|11,19|| align=right|5,428||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82872)||2001 QC66|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,106|| align=right|14,35|| align=right|4,253||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82873)||2001 QF66|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,090|| align=right|10,81|| align=right|4,512||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82874)||2001 QU66|| align=right|16,6|| align=right|2,326|| align=right|0,206|| align=right|2,80|| align=right|3,548||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82875)||2001 QB67|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,227|| align=right|8,05|| align=right|4,687||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82876)||2001 QR67|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,091|| align=right|9,50|| align=right|4,297||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82877)||2001 QZ67|| align=right|16,3|| align=right|2,699|| align=right|0,098|| align=right|13,12|| align=right|4,433||MBA||20. srpna 2001||Nashville||R. Clingan
|-
|(82878)||2001 QJ69|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,102|| align=right|8,85|| align=right|4,375||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82879)||2001 QE70|| align=right|15,5|| align=right|2,689|| align=right|0,063|| align=right|12,64|| align=right|4,410||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82880)||2001 QN70|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,203|| align=right|12,96|| align=right|5,592||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82881)||2001 QZ70|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,162|| align=right|12,34|| align=right|4,310||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82882)||2001 QG71|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,214|| align=right|17,34|| align=right|5,458||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82883)||2001 QJ73|| align=right|14,1|| align=right|3,224|| align=right|0,072|| align=right|23,44|| align=right|5,787||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82884)||2001 QQ75|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,166|| align=right|9,69|| align=right|4,677||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82885)||2001 QC77|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,166|| align=right|5,01|| align=right|4,322||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82886)||2001 QC81|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,204|| align=right|9,45|| align=right|4,517||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82887)||2001 QK81|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,122|| align=right|7,26|| align=right|4,484||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82888)||2001 QU81|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,106|| align=right|10,07|| align=right|5,136||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82889)||2001 QW83|| align=right|13,6|| align=right|2,734|| align=right|0,180|| align=right|13,68|| align=right|4,521||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82890)||2001 QZ83|| align=right|13,6|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|16,96|| align=right|5,487||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82891)||2001 QC84|| align=right|14,2|| align=right|2,598|| align=right|0,177|| align=right|14,65|| align=right|4,187||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82892)||2001 QN86|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,056|| align=right|13,39|| align=right|4,520||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82893)||2001 QR86|| align=right|15,5|| align=right|2,678|| align=right|0,227|| align=right|11,99|| align=right|4,383||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82894)||2001 QZ86|| align=right|14,2|| align=right|3,230|| align=right|0,127|| align=right|18,39|| align=right|5,804||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82895)||2001 QG87|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,053|| align=right|21,71|| align=right|4,308||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82896)||2001 QV87|| align=right|15,7|| align=right|2,764|| align=right|0,016|| align=right|1,31|| align=right|4,594||MBA||22. srpna 2001||Pic du Midi||Pic du Midi
|-
|(82897)||2001 QM89|| align=right|14,5|| align=right|2,879|| align=right|0,064|| align=right|13,26|| align=right|4,884||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82898)||2001 QT89|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,212|| align=right|13,31|| align=right|3,477||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82899)||2001 QS90|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,172|| align=right|34,73|| align=right|4,534||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82900)||2001 QX94|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,108|| align=right|3,36|| align=right|4,682||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82901)||2001 QZ94|| align=right|14,5|| align=right|2,775|| align=right|0,162|| align=right|17,27|| align=right|4,621||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82902)||2001 QV96|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,290|| align=right|3,59|| align=right|4,144||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82903)||2001 QD97|| align=right|14,5|| align=right|2,630|| align=right|0,065|| align=right|4,79|| align=right|4,265||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82904)||2001 QO98|| align=right|15,8|| align=right|2,582|| align=right|0,172|| align=right|3,24|| align=right|4,149||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82905)||2001 QS98|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,078|| align=right|8,39|| align=right|5,399||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82906)||2001 QJ99|| align=right|13,6|| align=right|3,042|| align=right|0,145|| align=right|8,09|| align=right|5,305||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82907)||2001 QC100|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,153|| align=right|6,88|| align=right|3,499||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82908)||2001 QU100|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,129|| align=right|2,88|| align=right|3,602||MBA||19. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(82909)||2001 QV100|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,196|| align=right|10,57|| align=right|4,202||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82910)||2001 QX100|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,221|| align=right|10,26|| align=right|4,518||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82911)||2001 QH101|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,046|| align=right|5,05|| align=right|4,649||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82912)||2001 QU102|| align=right|16,2|| align=right|2,698|| align=right|0,110|| align=right|3,34|| align=right|4,432||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82913)||2001 QN103|| align=right|15,0|| align=right|2,362|| align=right|0,337|| align=right|4,16|| align=right|3,629||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82914)||2001 QS103|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,163|| align=right|14,11|| align=right|4,263||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82915)||2001 QA104|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,199|| align=right|10,02|| align=right|5,625||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82916)||2001 QH104|| align=right|16,7|| align=right|2,429|| align=right|0,190|| align=right|2,88|| align=right|3,786||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82917)||2001 QK104|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,074|| align=right|1,42|| align=right|4,606||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82918)||2001 QR104|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,102|| align=right|18,93|| align=right|5,546||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82919)||2001 QD106|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,005|| align=right|11,49|| align=right|5,310||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82920)||2001 QF106|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,092|| align=right|12,96|| align=right|4,842||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82921)||2001 QU107|| align=right|15,1|| align=right|2,452|| align=right|0,269|| align=right|8,82|| align=right|3,839||MBA||18. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82922)||2001 QZ107|| align=right|15,4|| align=right|3,110|| align=right|0,163|| align=right|0,79|| align=right|5,484||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82923)||2001 QN109|| align=right|14,7|| align=right|3,015|| align=right|0,079|| align=right|11,29|| align=right|5,234||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82924)||2001 QD110|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,028|| align=right|3,45|| align=right|4,222||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82925)||2001 QG110|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,095|| align=right|4,31|| align=right|4,660||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82926) Jacquey||2001 QH110|| align=right|15,5|| align=right|2,765|| align=right|0,023|| align=right|4,12|| align=right|4,596||MBA||25. srpna 2001||Pises||Pises
|-
|(82927)||2001 QK110|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,094|| align=right|2,25|| align=right|5,268||MBA||25. srpna 2001||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(82928)||2001 QM110|| align=right|15,4|| align=right|2,692|| align=right|0,042|| align=right|5,33|| align=right|4,417||MBA||19. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(82929)||2001 QN110|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,073|| align=right|8,99|| align=right|5,119||MBA||20. srpna 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(82930)||2001 QZ110|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,025|| align=right|5,02|| align=right|4,371||MBA||24. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(82931)||2001 QE112|| align=right|15,0|| align=right|3,127|| align=right|0,024|| align=right|8,23|| align=right|5,529||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82932)||2001 QS112|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,043|| align=right|9,38|| align=right|5,309||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82933)||2001 QU112|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,111|| align=right|8,82|| align=right|5,160||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82934)||2001 QX112|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,061|| align=right|9,84|| align=right|5,156||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82935)||2001 QK113|| align=right|14,2|| align=right|3,033|| align=right|0,114|| align=right|11,72|| align=right|5,282||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82936)||2001 QQ113|| align=right|14,5|| align=right|3,017|| align=right|0,057|| align=right|9,92|| align=right|5,241||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82937)||2001 QW113|| align=right|14,3|| align=right|3,156|| align=right|0,062|| align=right|21,41|| align=right|5,606||MBA||26. srpna 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(82938)||2001 QB114|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,122|| align=right|6,91|| align=right|3,704||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82939)||2001 QY114|| align=right|14,5|| align=right|3,084|| align=right|0,073|| align=right|8,17|| align=right|5,416||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82940)||2001 QZ115|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,145|| align=right|15,08|| align=right|4,025||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82941)||2001 QC116|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,106|| align=right|13,96|| align=right|4,320||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82942)||2001 QH116|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,103|| align=right|8,10|| align=right|4,595||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82943)||2001 QG117|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,127|| align=right|9,90|| align=right|5,349||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82944)||2001 QJ117|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,143|| align=right|12,36|| align=right|4,310||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82945)||2001 QN117|| align=right|14,3|| align=right|3,044|| align=right|0,097|| align=right|9,12|| align=right|5,310||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82946)||2001 QN119|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,105|| align=right|10,91|| align=right|5,430||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82947)||2001 QV121|| align=right|15,5|| align=right|2,993|| align=right|0,108|| align=right|3,54|| align=right|5,177||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82948)||2001 QD122|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,176|| align=right|2,79|| align=right|3,571||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82949)||2001 QE124|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,161|| align=right|5,47|| align=right|5,731||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82950)||2001 QB125|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,015|| align=right|5,17|| align=right|4,507||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82951)||2001 QS125|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,084|| align=right|10,28|| align=right|5,364||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82952)||2001 QC126|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,065|| align=right|10,52|| align=right|5,499||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82953)||2001 QS126|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,112|| align=right|13,31|| align=right|5,745||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82954)||2001 QW126|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,136|| align=right|13,73|| align=right|5,499||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82955)||2001 QB127|| align=right|15,5|| align=right|2,584|| align=right|0,175|| align=right|9,17|| align=right|4,152||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82956)||2001 QT127|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,082|| align=right|14,05|| align=right|4,091||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82957)||2001 QU127|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,116|| align=right|12,86|| align=right|5,358||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82958)||2001 QP128|| align=right|14,5|| align=right|3,243|| align=right|0,033|| align=right|15,36|| align=right|5,839||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82959)||2001 QK129|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,168|| align=right|10,73|| align=right|5,590||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82960)||2001 QN129|| align=right|16,1|| align=right|2,619|| align=right|0,142|| align=right|11,51|| align=right|4,237||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82961)||2001 QO129|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,058|| align=right|8,32|| align=right|5,619||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82962)||2001 QH130|| align=right|15,1|| align=right|2,554|| align=right|0,108|| align=right|11,54|| align=right|4,080||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82963)||2001 QT130|| align=right|15,0|| align=right|3,010|| align=right|0,069|| align=right|8,30|| align=right|5,221||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82964)||2001 QL131|| align=right|14,6|| align=right|3,050|| align=right|0,096|| align=right|8,47|| align=right|5,327||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82965)||2001 QU131|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,108|| align=right|9,59|| align=right|5,420||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82966)||2001 QD132|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,146|| align=right|7,56|| align=right|4,116||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82967)||2001 QV132|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,040|| align=right|10,30|| align=right|5,354||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82968)||2001 QF133|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|12,97|| align=right|4,188||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82969)||2001 QQ133|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,242|| align=right|6,44|| align=right|3,603||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82970)||2001 QY134|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,211|| align=right|7,14|| align=right|4,693||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82971)||2001 QD135|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|22,31|| align=right|5,464||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82972)||2001 QR136|| align=right|14,6|| align=right|2,603|| align=right|0,132|| align=right|14,66|| align=right|4,199||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82973)||2001 QA137|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,150|| align=right|12,98|| align=right|4,111||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82974)||2001 QN138|| align=right|14,4|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|8,61|| align=right|5,159||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82975)||2001 QQ139|| align=right|14,0|| align=right|3,090|| align=right|0,115|| align=right|8,55|| align=right|5,430||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82976)||2001 QK140|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,227|| align=right|15,54|| align=right|4,687||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82977)||2001 QS140|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,173|| align=right|11,10|| align=right|4,319||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82978)||2001 QT141|| align=right|15,9|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,808||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82979)||2001 QU141|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,020|| align=right|1,68|| align=right|5,544||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82980)||2001 QO143|| align=right|16,2|| align=right|3,078|| align=right|0,084|| align=right|1,69|| align=right|5,400||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82981)||2001 QA144|| align=right|15,5|| align=right|3,169|| align=right|0,128|| align=right|2,15|| align=right|5,640||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82982)||2001 QC144|| align=right|14,7|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,55|| align=right|5,190||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82983)||2001 QE144|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,179|| align=right|3,38|| align=right|5,357||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(82984)||2001 QV146|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,102|| align=right|17,20|| align=right|5,345||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82985)||2001 QC147|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|11,29|| align=right|5,369||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82986)||2001 QK147|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,065|| align=right|17,62|| align=right|5,288||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82987)||2001 QR147|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,112|| align=right|8,88|| align=right|4,538||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82988)||2001 QC148|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,062|| align=right|10,85|| align=right|5,095||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(82989)||2001 QM148|| align=right|14,1|| align=right|2,980|| align=right|0,113|| align=right|10,15|| align=right|5,143||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(82990)||2001 QK152|| align=right|14,5|| align=right|2,950|| align=right|0,118|| align=right|2,95|| align=right|5,067||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82991)||2001 QO153|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,105|| align=right|27,32|| align=right|4,333||MBA||27. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(82992)||2001 QN154|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,046|| align=right|5,09|| align=right|4,553||MBA||27. srpna 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(82993)||2001 QO154|| align=right|14,0|| align=right|2,857|| align=right|0,213|| align=right|5,72|| align=right|4,829||MBA||28. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82994)||2001 QP154|| align=right|14,2|| align=right|2,773|| align=right|0,252|| align=right|17,53|| align=right|4,617||MBA||30. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(82995)||2001 QJ155|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,011|| align=right|12,10|| align=right|5,522||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82996)||2001 QV156|| align=right|15,6|| align=right|2,680|| align=right|0,100|| align=right|4,15|| align=right|4,386||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82997)||2001 QW156|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,128|| align=right|5,16|| align=right|3,538||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82998)||2001 QJ157|| align=right|15,8|| align=right|2,807|| align=right|0,108|| align=right|9,19|| align=right|4,702||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(82999)||2001 QZ158|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,177|| align=right|2,35|| align=right|3,779||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83000)||2001 QG159|| align=right|14,5|| align=right|3,189|| align=right|0,093|| align=right|2,80|| align=right|5,695||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
BIN – binární planetka,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek